Cette page est une liste d'agents infectieux  et de types d'agents infectieux (bactéries, champignons, parasites, prions et virus). Il existe aussi un article sur la classification des virus.

Certains termes sont des synonymes : s'il existe déjà un article sur un agent infectieux mais sous un autre nom, créer (si ce n'est déjà fait) une redirection du synonyme vers l'autre nom, et catégoriser la redirection.

A

Aa
Aalivirus ⇒ : (seul un species - AalV-A1; cette virus est un semblemance ( d'avihepatovirus/avisivirus (Picornaviridae les deux); isolé - canard/GL/12/Chine/2012) 
AAV-A  (Adeno-associated dependoparvovirus A) (Piccovirales : Parvoviridae), B (Adeno-associated dependoparvovirus B) ⇒

Ab
Abaca (Musa textilis) : 
groupé au sommet  (Nanoviridae)
Abeille :
virus de l'abeille cachemirien
ABPV (Acute abeille paralysis)  (Dicistroviridae) ⇒  - (Apis mellifera)
Abricot : 
latent cercle-tache
latent
pseudo-chlorotique feuille tache
veine clearing associée

Ac
Acanthamoeba polyphaga (Mimivirus)
Acanthocystis ⇒  turfacea chlorella I (Chlorovirus) ⇒ 
Acara (Orthobunyavirus)
Achimota pararubulavirus I, II ⇒
Acholeplasma ⇒ L2, L51 (Tubulavirales : Plectroviridae)
Achromobacter ⇒ 83-24, Axp3, JWAlpha, JWX
Acidianus forme de bouteille; filamentous I, II, III, VI, VII, VIII, IX  (Lipothrixviridae); fusiforme I
Acidovorax ACP17
 AciHV-II (Acipenserid Herpesvirales II: Alloherpesviridae : Ictalurivirus)
Acinetobacter: 
133 ⇒
AB1 ⇒
AB2 ⇒
AB3 ⇒
vAbC62 ⇒
AbKT21III ⇒
Abp1 ⇒
AbP2 ⇒
Aci01-I ⇒
Aci02-II ⇒
Aci05 ⇒
Aci07 ⇒
Aci08 ⇒
Acibe1007 (null 16/7/22)
AP22 ⇒
AS11 ⇒
AS12 (null 16/7/22)
B1 ⇒
B1251 ⇒
B2 ⇒
B5 ⇒
D2 ⇒
Fri1 ⇒
IME200 ⇒
IMEAB3 ⇒
Loki ⇒
LZ35 ⇒
ME3 ⇒
P1 ⇒
P2 ⇒
vB_AbaP_PD-6A3⇐(Wu et al) ⇒
PDAB9 ⇒
Petty ⇒
phiAB1 ⇒
phiAB6 ⇒
R3177 ⇒
SH-Ab 15519 ⇒
SWHAB1 (null 18/7/22)
SWHAb3 (null 18/7/22)
WCHABP1 ⇒
WCHABP12 ⇒
WCHABP5 ⇒
Aconitum : 
latent
Acrobasis zelleri: 
entomopoxvirus
Actinidia : 
chlorotic cercle-tache-associé (Emaravirus)
latent porté par les graines
I, A, B, X (Potexvirus)
Actinomyces Av1

Ad
Adana : 
phlebovirus
Adelaide River : 
Ephemerovirus (Rhabdoviridae) 
Adoxophyes : 
honmai entomopoxvirus, nucleopolyhedrovirus
Adoxophyes orana : 
granulovirus

Ae
Aedes: 
aegypti entomopoxvirus, Mosqcopia
pseudoscutellaris reovirus (Dinovernavirus)
Aeonium : 
cercle-tache
Aeromonas 25, 25AhydR2PP, 43, 44RR2, 56, 65, Aeh1, Aes12, Aes508, Ahp1, AhSzq1, AhSzw1, AS4, AS7, Aeromonas Asgz, CF7, pAh6C, phiO18P (Hpunavirus), pIS4A, ZPAH7
Aeropyrum bobine (incertae sedis - Alphaspiravirus), pernix bacilliform I (incertae sedis - Clavavirus), pernix ovoid I (incertae sedis - Guttaviridae : Betaguttavirus)

Af
Africain manioc mosaïque  Burkina Faso : (Begomovirus); aubergine mosaïque; palmiers cercle-tache
Afrique de l'Est cassava - Cameroon, Malawi Kenya Zanzibar : mosaic 
Afrique de l'Ouest : Asystasia : 1, 2, 3

Ag
Agaricus bisporus : 
alphaendornavirus I, IV
Ageratum :
 enation, alphasatellite, latent
feuille courbe, Buea betasatellite, Cameroon betasatellite, Sichuan
jaune feuille courbe betasatellite
veine jaune (Begomovirus)
alphasatellite, betasatellite
Chine alphasatellite
Hualian
Indealphasatellite
Inde betasatellite
Singapour alphasatellite
Sri Lanka, betasatellite 
Aglaonema : 
bacilliform
Agrobacterium : VII-VII-I , Atuph02 , Atuph03 , Atuph07
Agropyron : 
mosaïque  (Rymovirus)
Agrotis ipsilon : 
multiple nucleopolyhedrovirus
Agrotis segetum : 
granulovirus 
nucleopolyhedrovirus A , B
El Aguacate (forêt tropicale du Panama) (hôte : Lutzomyia sp) : 
phlebovirus ⇒

Ah
virus à base d'eau d'Ahlum (de l'Ahlumerbach cours d'eau, en Wolfenbüttel, Allemagne)

Ai
Ailurivirus A
Ailuropoda melanoleuca : 
polyomavirus I
Aino orthobunyavirus
 AiV (Aichivirus A) (Picornaviridae : Kobuvirus)
B, C, D, E, F
Ail : 
commun latent, nain, mite-borne filamentous
Ail A, B, C, D, E, X

Ak
Akabane orthobunyavirus (de en) (Australia) (similitude avec SBV 2011) 
Akhmeta

Al
Alagoas : vesiculovirusAlcea :virus causant la courbure des feuillesjaune veine: alphasatellitemosaique virusAlcube phlebovirusAlefpapillomavirus I ⇒ALEV (Alenquer phlebovirus) AlHV-I (Alcelaphine gammaherpesvirus 1) (Rhadinovirus) de causa  Fièvre catarrhale maligne-Coryza gangréneux, -II (Alcelaphine gammaherpesvirus II) ALJV  (Gamboa serogroupe (un GAMSVirus): Alajuela orthobunyavirus) 
Allamanda : feuille curlfeuille tacheté distorsionAllium : cepa amalgavirus : 
I 
II 
X
Allpahuayo mammarenavirus
Almpiwar sripuvirus ⇒
Alouate (singes hurleurs) : 
porprismacovirus 1
Alpha-I (Coronavirus)
α-lipothrixvirus : SBFV2, SFV1
α-mesonivirus : I, X, II, III, IIII, V, VI, VII, VIII, IX
αlpha-pleolipovirus HHPV1 , HHPV2 , HRPV1, HRPV2, HRPV6 ⇒
Alphaportoglobovirus SPV2 ⇒
Alphaproteobacteria phiJl001
Alpinia : 
mosaïque 
oxyphylla mosaïque
Alstroemeria :
 mosaïque
necrotique streak orthotospovirus 
X 
jaune la tache orthotospovirus
Alternanthera : 
veine jaune 
betasatellite 
mild mosaïque
Alternanthera philoxeroides : 
stunting
Alternaria : alternata chrysovirus, brassicicola betaendornavirus I
Alteromonas H4-IIII ⇒
Alxa : 
mammarenavirus

Am
Amapari virus
Amaranthus : 
marbrure des feuilles
Amasya (cerise d') : 
chrysovirus
Lys d'Amazonie : 
tache bénin, mosaïque
Ambe : 
phlebovirus
Ambystoma tigrinum
Américain: 
chauve-souris 
vesiculovirus
chien 
uukuvirus 
Américain houblon
latent
Américain prune
ligne patterne
 Ampivirus A
Amsacta moorei : 
entomopoxvirus

An
Anadyr : 
orthobunyavirus
Anagyris : 
veine yellowing
Anatid alphaherpesvirus I
Anativirus : A, B
Andes :
pomme de terre : mosaïque bénin, tache
orthohantavirus
Andin latent de la pomme de terre (Tymovirus)
Andrographis : 
jaune veine feuille curl
 betasatellite
Angelica : 
bushy stunt, Y
Angelonia fleur : casse
Anguillid herpesvirus I, perhabdovirus
Anhanga phlebovirus
Anhembi : rthobunyavirus
Anomala cuprea entomopoxvirus
Anopheles: 
A orthobunyavirus, B orthobunyavirus
gambiae orignal
minimus iridovirus
orthophasmavirus
Anser anser : 
polyomavirus I
Anseriform dependoparvovirus I
Antheraea : 
eucalyptus
pernyi : iflavirus, nucleopolyhedrovirus
semotivirus Tamy
Anthoxanthum : 
latent blanching
Anthriscus : 
jaunes
Anthurium : 
mosaïque-associé chrysovirus
Anticarsia gemmatalis multiple nucleopolyhedrovirus

Ao
Aotine betaherpesvirus I (en)

Ap
Apanteles crassicornis (en es) :  bracovirus, fumiferanae bracovirus
Aphodius tasmaniae : 
entomopoxvirus
Apium : 
Y
Aplysia : 
abyssovirus I
Apoi (Flavivirus) (d'Apodemus argenteus)

Aq
Aquamavirus A
Aquamicrobium P14
Aquareovirus A, B, C, D, E, F, G

Ar
Arabidopsis thaliana :  
Art1 
Athila 
AtRE1 
Endovir 
thaliana evelknievel 
thaliana Ta1 
thaliana Tat4
Arabis : 
mosaïque 
pintoi
Araujia : 
mosaïque
Aravan lyssavirus
Arboretum : 
almendravirus
 virus transmis par les arthropodes (arbovirus)
Arctium (bardane) : 
mottle 
jaunes
Areca : 
necrotique cercle-tache
 necrotique spindle-tache
 velarivirus I
Argas mivirus
Aroa
Arphia conspersa entomopoxvirus
Arracacha : 
tache
Arracacha I, A, B (Nepovirus), V
Artashat : 
orthonairovirus
Artemisia A
 Artérite virale équine (Arteriviridae)
Arthobacter: Liebe, Sonali, Yang, Abidatro, Adat, Amigo, Andrew, ArV1, BarretLemon, Beans, Bennie, Brent, Bridgette, Captnmurica, Circum, Colucci, Constance, Coral, Decurro, DrManhattan, DrRobert, Eileen, Galaxy, Glenn, Gordon, HunterDalle, Jasmine, Jawnski, Joann, Judy, Kellezzio, Kepler, Kitkat, Korra, Laroye, Maja, Martha, Mudcat, Peas, Piccoletto, Preamble, Pumancara, Shade, Sonny, Tank, Trina, Wayne
Arthrobacteria Molivia
Artichaut Égéen : 
ringspot 
Italianne latent 
latent 
tacheté crinkle 
jaune cercle-tache
Artogeia rapae (Piéride de la rave) : 
granulovirus
Aruac virus arurhavirus

As
Asama : 
orthohantavirus
Ascogaster : argentifrons bracovirus, quadridentata bracovirus
Ashivirus S45C4
Asiatique prunus : 
I
II
Asie de l'Est Passiflora : distortion
Asikkala : 
orthohantavirus
Asperges I, II, III
Aspergillus foetidus lent I, fumigatus chrysovirus, fumigatus polymycovirus I, ochraceous, spelaeus polymycovirus I
Astarnavirus
Astéroïde : aquambidensovirus I
Asystasia Madagascar : 
mosaïque

At
Ateles paniscus (Singe-araignée commun): 
polyomavirus I
Ateline : 
α-herpesvirus I, II
γ-herpesvirus II, III
Atractylodes: tache bénin
Atractylodesline : gammaherpesvirus : tache bénin, tache
Atkinsonella hypoxylon
ATV (Acidianus) (Bicaudavirus)

Au
Aura
Aurantiochytrium: simple brin RNA 01
Autographa californica : multiple nucleopolyhedrovirus
Gemytondvirus 1 associé à :l'autruche

Av
Avastrovirus I (Astrovirus, un virus à acide ribonucléique simple brin), II , III 
 Aviadenovirus
Aviaire/Aves : 
carcinoma Mill Hill II
coronavirus:9203 - (coronavirus)
dependoparvovirus I
leukosis (alpharétrovirus) 
meta-
-avulavirus: X, XI, XIV, XV, II, XX, V, VI, VII, VIII
-pneumovirus
myelo-
-blastosis
-cytomatosis XXIX
ortho-
-avulavirus, I, XII, XIII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, IX
-reovirus
paraavulavirus III, IV
polyomavirus I
sarcoma CT10
Avihepatovirus A
l'avoine : 
Virus de la naine bleue  (en)
virus du rabougrissement chlorotique (en)
Virus nain 
virus de la bande dorée
Virus de la mosaïque de l'avoine
Virus de la marbrure nécrotique (en)
virus nain stérile (en cs)
Avisivirus A, B, C
Avocat : 
sunblotch viroid
Estuaire Avon-Heathcote (en de): 
kieseladnavirus

Ax
Axonopus compressus : 
streak

Ay
Ayaqvirus S45C18

B

Ba

Bab
Babouin : 
orthoreovirus

Bac
Bacillus 
1250aBacillus : Agate, Andromeda, AP50, AvesoBmorebBacillus B103 ⇒B4 ⇒Bam35 ⇒ Bastille ⇒Bc431Bcp1BCP78s BCP82BigberthaBlastoidBM15BMBtp2BobbBp8pCBPS10CBPS13cBacillus:CAM003, Camphawk, CP51, CurlydBacillus : DeepblueeBacillus: Eoghan, EvolifBacillus : FinngBacillus:GGA1GIL16GlitteringherbehBacillus: Hakuna, HoodyTiBacillus: IEBHjBacillus: JBP901, JLmBacillus: Mater, Megatron, Mgbh1, MoonbeamnBacillus : NIT1

p
Bacillus:
Page
Palmer
Pascal
PBS1
phi29
Pony
Pookie

r
Bacillus: Riggi, Riley

s
Bacillus
Shanette
Shbh1
SIOphi
Slash
SP15
SPbeta
SPG24
SPO1
Spock
Stahl
Staley
Stills

t
Bacillus: Taylor, TP21, Troll, TsarBomba

w
Bacillus: Wbeta, Wip1, WPh

Bad
Badu: phasivirus

Bag
bagaza

Bah
Bahia : barhavirus

Bak
Bakau : orthobunyavirus

Bal
balanes : hexartovirus, mivirus
balsa : almendravirus

Bam
bambou : mosaïque

Ban
banane :
 bract mosaïque
bunchy top: alphasatellite 1, 2, 3
mild mosaic
streak GF, :IM, MY, OL, UA, UI, UL, UM, VN, X
Banna
Banzi

Bar
Barbacena Y
Barbel circovirus
Barfin flounder nerveux necrosis
Barmah Foret virus
Barur ledantevirus

Bas
Bas-Congo : 
tibrovirus
Basella 
alba 
alphaendornavirus 1
rugose 
mosaïque virus

Bat

Batama orthobunyavirus ⇒
Batfish : 
actinovirus ⇒

Bav
Bavière

Bay
Bayou :
orthohantavirus

Bd
Bdellovibrio: MAC1, MH2K

Be
Beak et plume maladie
Bear Canyon : mammarenavirus
Beatrice Hill : tibrovirus
Beauveria bassiana polymycovirus 1, victorivirus 1
Bebaru
Betterave : 
noir scorch
cercle-tache
chlorosis
cryptique I, II, III
curly top Iran
jaune stunt
mild yellowing
pseudojaunes
soil-borne: mosaïque
oestern jaunes
 jaunisse (closterovirus)
 l'enroulement apical (geminiviridae, phytovirus)
 mosaïque
 nervures jaunes nécrotiques (benyvirus)
Beihai: 
berhaviruscrustavirusperopuvirus, picobirnavirusyingvirus, yuyuevirusBeilong jeilongvirusBelladone : tacheBellavista orthobunyavirusCampanulaceae : chlorose veineuse, Bellflower veinal mottle virusBeluga balena coronavirus SW1Benevides orthobunyavirusBerisnavirus 1Berrimah ephemerovirusBertioga orthobunyavirusBetaarterivirus : 
chinrav 1
 ninrav
 sheoin
 suid : 1, 2
 timiclar
β-coronavirus 1 (coronavirus)
β-pleolipovirus: 
 HGPV1
 HHPV3, HHPV4
 HRPV10, HRPV11, HRPV12, HRPV3, HRPV9
 SNJ2

Bh
Bhanja : bandavirus
Bhendi : 
jaune veine
alphasatellite
Bhubhaneswar
Haryana
mosaïque:betasatellite, Delhi

Bi
Bidens : mosaïque, tache
Bimiti orthobunyavirus
Birao : orthobunyavirus

Bk
 Virus BK

Bl
Black Creek Canal : 
orthohantavirus
Black medic feuille roll
Black reine celle
Black raspberry necrosis
Black robin associated gemykibivirus 1
Blackbird associated gemycircularvirus 1
Blackbird associated gemykibivirus 1
Blackcurrant betanucleorhabdovirus
Blackcurrant closterovirus 1
Blackcurrant reversion
Blackleg ixovirus
Blainvillea jaune spot
 Blaireau : gemykibivirus 1
Blattaria : 
cyclovirus 1
mivirus
Blattodean blattambidensovirus 1
Blattodean pefuambidensovirus 1
Blé (Triticum) :
 Américain striate mosaique cytorhabdovirus
nain
Inde
eqlid mosaique
spindle streak mosaique
streak mosaique
transmis par le sol mosaique virus
feulitton jaune 
jaune mosaique
jaune striate alphanucleorhabdovirus
Blechum interveinal chlorosis
Blechum jaune veine
Blotched snakehead
Bleu gill hepatitis B

Bo
Boerhavia : tache jaune
Bokeloh (chauve-souris de) : lyssavirusBolahun : anphevirusBole mivirusBombali : ebolavirusBombyx mori :bidensoviruslatentMagnucleopolyhedrovirusPaoBoolarraBoosepivirus : A, B, CBopivirus ABordetella : 
BPP1
CN1, CN2
FP1
MW2
PHB04
Bos taurus : polyomavirus 1
Botambi : orthobunyavirus
Botrylloides leachii : nidovirus
Botryoshaeria dothidea : polymycovirus 1, chrysovirus
Botrytis : 
botoulivirus
 cinerea betaendornavirus 1
 porri botybirnavirus 1
F, X
Bouboui
Bougainvillea : chlorotique veine-baguage virus
Bouleau : feuille roll-associated
Bovine : 
alphaherpesvirus 1,2,5
bovismacovirus 1,2
cosmacovirus 1
cyclovirus 1
drosmacovirus 1
gemycircularvirus 1
gemykibivirus 1
gemykrogvirus 1
huchismacovirus 1
huchismacovirus 2
porprismacovirus 1
atadenovirus D
ephemerovirus
gammaherpesvirus 4,6
virus de l'immunodéficience
leukemia
mastadenovirus A, B, C
mousseux
nidovirus 1
orthopneumovirus
papular stomatitis 
respirovirus 3
rhinitis A, BtorovirusBowe : orthohantavirusBozo : orthobunyavirusBr
Brassica campestris : chrysovirusBrassica oleracea : MelmothBrésil : mammarenavirusvirus de Brevibacillus :  Abouo, Davies, Jenst, Jimmer, Osiris, LuckyBarnesBrevicoryne brassicaeBrisavirusBritarnavirus 1,2,3,4Brno loanvirusBroad-leafed dock ABroccoli necrotique jaunes cytorhabdovirusBrochothrix A9 Mosaïque du brome (Bromovirus phytovirus)Brome streak mosaïqueBromus : gemycircularvirus 1Bromus catharticus : striate mosaïqueBroome : orthoreovirusBrucella : Pr, TbBruges : orthohantavirusBrugmansia : mild mottle , mosaïque, suaveolens mottleBrunnich : mivirusBu
Bubaline : alphaherpesvirus 1Buenaventura : phlebovirusBujaru : phlebovirusBukalasa chauve-sourisBulbul : coronavirus HKU11Bundibugyo : ebolavirusBunyamwera : orthobunyavirusBurkholderia : AH2, AP3Bcep1, Bcep22, Bcep43, Bcep781, BcepC6B, BcepF1, Bcepil02, Bcepmigl, BcepMu, BcepNazgul, BcepNY3BpAMP1DC1JG068KL1, KL3, KL4, KS14, KS5phi1026b, phi52237, phi6442, phiE122, phiE125, phiE202, phiE255ST79Bushbush : orthobunyavirusButterbur : mosaïqueButtonwillow : orthobunyavirusBuzura suppressaria : nucleopolyhedrovirusBw
Bwamba: orthobunyavirusC

CabassouCacahuète indienne clump virus'
Cacao: 
bacilliform Sri Lanka
phlebovirus
pousse gonflée 
CD, CE 
Ghana: M , N , Q 
Togo: A , B 
douce, jaune, jaune bandes
Cache Vallee: 
orthobunyavirus
Cachoeira Porteira: orthobunyavirus
Cacipacore 
Cactus: 
2
X
mild mottle 
Cadang-cadang du cocotier: 
(Pospiviroidae: Cocadviroid)
Cadicivirus: A, B
Caenorhabditis elegans : 
Cer1 
Cer13 
Cafeteria roenbergensis 
Cafeteriavirus-dependent mavirus
Caimito : pacuvirus
Cajanus cajan Panzee 
Caladenia: 
A
Calanthe: 
mild mosaic 
Cali: 
mammarenavirus
Calibrachoa: 
mottle 
Californie: 
reptarenavirus
Caligid hexartovirus
Caligus: 
caligrhavirus
Callistephus: 
mottle 
Callitrichine: 
gammaherpesvirus 3
Calopogonium: 
veine jaune 
Campana: 
phlebovirus
Campoletis:
 aprilis: ichnovirus
flavicincta: ichnovirus
sonorensis: ichnovirus
Camptochironomus tentans: entomopoxvirus
Campylobacter: 
CP21, CP220, CP30A, CP81, CPt10, CPX
IBB35
Los1
NCTC12673
Canari: 
circovirus
Canaripox 
Candiru: 
phlebovirus
Canid: alphaherpesvirus 1
Caniné :
 circovirus
gemygorvirus 1
mastadenovirus A
morbillivirus
Canis familiaris: polyomavirus 1
Canna : yellow mottle , yellow streak, associated
Cannabis: 
cryptique
Cano Delgadito: 
orthohantavirus
Cao Bang: 
orthohantavirus
Caper: 
latent 
Capillovirus
Capim orthobunyavirus
Capraria : yellow spot
Caprine: 
alphaherpesvirus 1
arthritis encephalitis
gammaherpesvirus 2
respirovirus 3
Capsicum : 
Capsicum chlorosis : 
orthotospovirus
Capsicum Inde : 
alphasatellite
Carajas: vesiculovirus
Caraparu: orthobunyavirus
Cardamine chlorotique fleck 
Cardamom: 
bushy dwarf
alphasatellite
mosaic
Cardiochiles nigriceps: 
bracovirus
Cardiospermum: yellow leaf curl betasatellite
Cardiovirus: A, B, C, D, E, FCarey Island 
Caribou: gemykrogvirus 1CarlavirusCarnation: cryptique 1, etched ring , Italien ringspot, latent, mottle , necrotique fleck, ringspot, veine mottle Carnivore :amdoparvovirus 1, 2, 3, 4, 5bocaparvovirus 1, 2, 3, 4, 5, 6
chaphamaparvovirus 1
protoparvovirus, 1
Carollia perspicillata: polyomavirus 1
Carpe : sprivivirus
Carotte: 
Ch 1, 2
cryptic 
mottle mimic , mottle 
necrotic dieback 
red leaf 
temperate 1, 2, 3, 4
thin leaf 
torradovirus 1
Y
yellow leaf 
Casinaria: 
arjuna ichnovirus
forcipata ichnovirus
infesta ichnovirus
Cassia: 
yellow blotch 
Cat Que: orthobunyavirus
Catharanthus: 
mosaic 
yellow mosaic
Catopsilia pomona: 
nucleopolyhedrovirus
Catu: orthobunyavirusCaucasus prunus Caulobacter: CcrBL10, CcrBL9, CcrColossus, CcrPW, CcrRogue, CcrSCLullwaterPercy, phiCbKSansa, Seuss, SwiftCebine: betaherpesvirus 1,2Cebus albifrons: polyomavirus 1Cedar : henipavirusCéleri: latent 'mosaic 
Cellulophaga: Cba121, Cba171, Cba172, Cba181, vCba41, ST
Centropristis striata: polyomavirus 1
Centrosema: yellow spot
Ceratitis capitata Yoyo
Ceratobium mosaic
Ceratocystis resinifera 1
Cercopithecine alphaherpesvirus 2, alphaherpesvirus 9, betaherpesvirus 5, gammaherpesvirus 14
Cercopithecus erythrotis polyomavirus 1
Céréale: 
jaune nain 
RPSRPVtransmis par le sol mosaique virusCerise: luteoviruschlorotique rusty spot partitivirusverte cercle mottle leaf roll , mottle leafnecrotic rusty mottle 'rasp leaf 
rusty mottle associated
twisted leaf associated
A
Cervid: alphaherpesvirus 1,2
Cestrum: yellow leaf curling
Cetacean: 
morbillivirus
Chaco : sripuvirus
Chaetarnavirus 2
Chaetenuissarnavirus II
Chaetoceros : 
diatodnavirus 1
protobacilladnavirus 1, 2, 3, 4
socialis forma radians RNA 1, tenuissimus RNA 01
Chagres phlebovirus
Chalara elegans RNA Virus 1
Chameau: 
drosmacovirus 1,2
porprismacovirus 1,2,3,4
Chameaupox
Chandipura vesiculovirus
Changping mivirus
Changuinola 
Chapare mammarenavirus
Charleville sripuvirus
Charybdis: 
mivirusyingvirusCharybnivirus 1Chauve-souris:
Acerodon: celebensis polyomavirus I, IIcircovirus: 1,10,11,12,2,3,4,5,6,7,8,9cyclovirus: 1,10,11,12,13,14,15,16,2,3,4,5,6,7,8,9coronavirus CDPHE15,coronavirus HKU10, Hp-betacoronavirus Zhejiang 2013 de le chauve-souris Hipposideros prattiBokeloh chauve-souris: lyssavirusmastadenovirus: A, B, C, D, E, F, G, H, I, JArtibeus: planirostris  polyomavirus I, II, IIICardioderma cor: polyomavirus 1Chayote: mosaic yellow mosaicChelonid: alphaherpesvirus:5, 6
Chelonus altitudinis bracovirus
Chelonus blackburni: 
bracovirus
Chelonus inanitus: 
bracovirus
Chelonus insularis: 
bracovirus
Chelonus near curvimaculatus: bracovirus
Chelonus texanus bracovirus
Chenopodium leaf curl 
Chenopodium necrosis 
Chenuda 
Cheval : 
cyclovirus 1
Chèvrefeuille : 
cercle de tache virus
jaune veine :
 betasatellite
mosaique betasatellite
Chevrier mammarenavirus
Chick syncytial virus
Chickadee associated gemycircularvirus 1
Chicory yellow mottle 
Chikungunya 
Chilibre : 
pacuvirus
Chilli:
boucle de feuille
Ahmedabad 
alphasatellite
betasatellite
Bhavanisagar 
Gonda 
Inde
Jaunpur betasatellite
Kanpur 
Sri Lanka
Sri Lanka betasatellite
Vellanad 
ringspot 
veinal mottle 
Chiltepin yellow mosaic 
Chim orthonairovirus
Chimpanzé: 
circovirus 1
cyclovirus 1
porprismacovirus 1, 2
Chimpanzé central: simian mousseux 
Chimpanzé oriental: simian mousseux
Chine Rattus coronavirus HKU24
Chine artichoke mosaic 
Chine shrew hepatitis B 
Chine wheat mosaic
Chine yam necrotic mosaic 
Chino del tomate Amazonas 
Chino del tomate 
Chinook salmon nidovirus 1
Chinturpovirus 1
Chipapillomavirus 1,2,3
Chironomus attenuatus entomopoxvirus
Chironomus luridus entomopoxvirus
Chironomus plumosus entomopoxvirus
Chironomus riparius virus 1
Chiropteran: 
artiparvovirus 1
bocaparvovirus 1, 2, 3, 4
chaphamaparvovirus 1
dependoparvovirus 1
protoparvovirus 1
tetraparvovirus 1
Chlamydia: Chp1, Chp2, CPAR39, CPG1Chloris striate mosaic Chlorocebus pygerythrus: polyomavirus 1, 2, 3Chobar Gorge Choclo orthohantavirusChocolate lily AChondrostereum purpureum cryptic  1Choristoneura biennis entomopoxvirusChoristoneura conflicta entomopoxvirusChoristoneura diversuma entomopoxvirusChoristoneura fumiferana : DEF multiple : entomopoxvirusgranulovirusmultiple nucleopolyhedrovirusnucleopolyhedrovirus 
Choristoneura murinana: nucleopolyhedrovirusChoristoneura rosaceana: entomopoxvirus, nucleopolyhedrovirusChorizagrotis auxiliaris entomopoxvirusChosvirus KM23C739Chou : cytorhabdovirusleaf curl , Jamaica  Mosaïque du chou-fleur (Phytovirus)Chrysanthemum chlorotic mottle viroidChrysanthemum stem necrosis orthotospovirusChrysanthemum stunt viroidChrysanthemum BChrysochromulina brevifilum PW1Chrysodeixis chalcites nucleopolyhedrovirusChrysodeixis includens nucleopolyhedrovirusCitrobacter: 
CrRp3,CF1,CFP1,CR44b,CR8
DK2017
Merlin, Moogle, Moon, Mordin
Sazh, SH1, SH2, SH3, SH4
vStevie
Citrus: 
viroid d'écrasant de l'écorce
feulitton courbé viroid
Citrus chlorotique nain associe virus, spot dichorhavirus
coguvirus
faire un nain viroid
exocortis viroid
Citrus indiens cercle de tache virus
feulitton blotch (Betaflexiviridae: Trivirinae: Citrivirus)
feulitton rugose (Ilarvirus)
leprosis N dichorhavirus
leprosis C (Cilevirus), Citrus leprosis C2 (Cilevirus)
psorosis ophiovirus
mort subite-associe virus
tristeza (Closterovirus)
variegation (Ilarvirus)
veine enation virus
viroid V, VI
jaune mosaique (Badnavirus)
jaune veine clearing 
Civet circovirus
Cladosporium cladosporioides polymycovirus 1
Cladosporium fulvum T-1 
Clanis bilineata nucleopolyhedrovirus
Clavibacter CMP1
Clavibacter CN1A
Clematis chlorotic mottle 
Cleome golden mosaic 
Cleome leaf crumple alphasatellite
Cleome leaf crumple 
Clerodendron golden mosaic 
Clerodendron yellow mosaic 
Clerodendrum chlorotic spot dichorhavirus
Clerodendrum golden mosaic China
Clerodendrum golden mosaic Jiangsu
Clitoria Y
Clitoria yellow mottle 
Clitoria yellow vein 
Clostera anachoreta granulovirus
Clostera anastomosis granulovirus A
Clostera anastomosis granulovirus B
Clostridium phiC2
Clostridium phiCD119
Clostridium phiCD27
Clover yellow mosaic 
Clover yellow vein 
Cluster bean alphaendornavirus 1
CMV
Cnaphalocrocis medinalis granulovirus
Cnidoscolus mosaic leaf deformation 
Coastal Plains tibrovirus
Cocal vesiculovirus
Coccinia mosaic Tamil Nadu 
Coccinia mottle 
Cocksfoot mild mosaic 
Cocksfoot mottle 
Cocksfoot streak 
Cocle phlebovirus
Cocoa necrosis 
Coconut foliar decay alphasatellite
Coconut foliar decay 
Codonopsis vein clearing 
Coffee ringspot dichorhavirus
Coguvirus eburi
Cole latent 
Colchique d'automne (Colchicum autumnale) casse virus
Coleus blumei : 
viroid 1
viroid 2
viroid 3
Coleus vein necrosis 
Colletotrichum :
Colletotrichum camelliae: polymycovirus 1
Colletotrichum fructicola: chrysovirus 1
Colletotrichum gloeosporioides: chrysovirus
Colocasia bobone disease-associated cytorhabdovirus
Colombian datura 
Colombian potato soil-borne 
Colorado tick fever coltivirus
Columbid alphaherpesvirus 1
Columnea latent viroid
Colwellia 9A
Commelina mosaic 
Commelina yellow mottle 
Common bean mottle 
Common bean severe mosaic 
Common midwife toad virus
Common moorhen coronavirus HKU21
Common reed chlorotic stripe 
Condylorrhiza vestigialis nucleopolyhedrovirus
Coniothyrium minitans RNA 
Connecticut: sawgrhavirus
Coot Bay almendravirus
Corchorus golden mosaic 
Corchorus yellow spot 
Corchorus yellow vein mosaic 
Corchorus yellow vein 
Cordyline 1
Cordyline 2
Cordyline 3
Cordyline 4
 Coronavirus humain NL63
Corriparta
Corvus monedula polyomavirus 1
Corynebacterium BFK20
Corynebacterium C3PO
Corynebacterium Darwin
Corynebacterium Juicebox
Corynebacterium P1201
Corynebacterium phi673
Corynebacterium phi674
Corynebacterium Poushou
Corynebacterium SamW
Corynebacterium Zion
Cosavirus A
Cosavirus B
Cosavirus D
Cosavirus E
Cosavirus F
Cotesia congregata bracovirus
Cotesia flavipes bracovirus
Cotesia glomerata bracovirus
Cotesia hyphantriae bracovirus
Cotesia kariyai bracovirus
Cotesia marginiventris bracovirus
Cotesia melanoscela bracovirus
Cotesia rubecula bracovirus
Cotesia schaeferi bracovirus
Cotia 
Cotton chlorotic spot 
Cotton leaf crumple 
Cotton leaf curl Alabad 
Cotton leaf curl Bangalore 
Cotton leaf curl Barasat 
Cotton leaf curl Egypt alphasatellite
Cotton leaf curl Gezira alphasatellite
Cotton leaf curl Gezira betasatellite
Cotton leaf curl Gezira 
Cotton leaf curl Kokhran 
Cotton leaf curl Lucknow alphasatellite
Cotton leaf curl Multan alphasatellite
Cotton leaf curl Multan betasatellite
Cotton leaf curl Multan 
Cotton leaf curl Saudi Arabia alphasatellite
Cotton leafroll dwarf 
Cotton yellow mosaic 
 CoVa (Coronavirus aviaire / virus de la bronchite infectieuse aviaire - Gammacoronavirus: Igacovirus)
Courge cireuse: veine jaune mosaïque alphasatellite
Courgette (Cucurbita pepo) : 
 jaune 
tache mosaiquelacet de chaussureslethalle chlorosis orthotospovirustigre mosaiqueverte mottle mosaique
Cow vetch latent alphasatellite
Cowbone Ridge 
Cowpea aphid-borne mosaic
Cowpea bright yellow mosaic
Cowpea chlorotic mottle 
Cowpea golden mosaic 
Cowpea mild mottle 
Cowpea mosaic 
Cowpea mottle 
Cowpea severe mosaic 
Cowpox 
 Coxsackie A (Enterovirus A, Picornaviridae)
 Coxsackie B (Enterovirus B, Picornaviridae)
Crab mivirus
Cracticus torquatus polyomavirus 1
Crahelivirus A
Crassocephalum yellow vein 
Cricetid gammaherpesvirus 2
Cricket paralysis 
Crimson clover cryptic 2
Crimson clover latent 
Crohivirus A
Crohivirus B
Cronobacter CR3
Cronobacter CR8
Cronobacter CR9
Cronobacter Dev2
Cronobacter DevCD23823
Cronobacter Esp2949-1
Cronobacter ESSI2
Cronobacter GAP227
Cronobacter GAP31
Cronobacter GAP32
Cronobacter GW1
Cronobacter PBES02
Cronobacter PhiCS01
Croton golden mosaic 
Croton yellow vein deltasatellite
Croton yellow vein mosaic alphasatellite
Croton yellow vein mosaic betasatellite
Croton yellow vein mosaic 
Crustacean lincruvirus
Crustacean mivirus
Cryphonectria hypovirus 1
Cryphonectria hypovirus 2
Cryphonectria hypovirus 3
Cryphonectria hypovirus 4
Cryphonectria mitovirus 1
Cryphonectria nitschkei chrysovirus 1
Cryptophlebia leucotreta granulovirus
Cryptophlebia peltastica nucleopolyhedrovirus
Cryptosporidium parvum  1
Cucumber Bulgarian latent
Cucumber fruit mottle mosaic
Cucumber green mottle mosaic
Cucumber leaf spot
Cucumber mosaic 
Cucumber mottle 
Cucumber necrosis 
Cucumber soil-borne 
Cucumber vein yellowing 
Cucumber vein-clearing 
Cucumis melo alphaendornavirus
Cucumovirus (Bromoviridae) 
Cucurbit aphid-borne yellows 
Cucurbit leaf crumple 
Cucurbit mild mosaic 
Cucurbit vein banding 
Cucurbit yellow stunting disorder 
Cuiaba sripuvirus
Culex nigripalpus nucleopolyhedrovirus
Culex ohlsrhavirus
Culex orthophasmavirus
Cumuto goukovirus
Cupixi mammarenavirus
Curionopolis curiovirus
Currant latent 
Currant A
Curvibacter P26059B
Cycas necrotic stunt 
Cyclophragma undans nucleopolyhedrovirus
Cydia pomonella granulovirus
Cymbidium chlorotic mosaic 
Cymbidium mosaic 
Cymbidium ringspot 
Cynodon dactylon: etched-ligne
Cynoglossus cynoglossusvirus
Cynomolgus macaque simian foamy 
Cypovirus 1
Cypovirus 10
Cypovirus 11
Cypovirus 12
Cypovirus 13
Cypovirus 14
Cypovirus 15
Cypovirus 16
Cypovirus 2
Cypovirus 3
Cypovirus 4
Cypovirus 5
Cypovirus 6
Cypovirus 7
Cypovirus 8
Cypovirus 9
Cyprinid herpesvirus 1
Cyprinid herpesvirus 2
Cyprinid herpesvirus 3
Cypripedium Y
Cyrtanthus elatus A

D

Dabie bandavirus
Dabieshan orthohantavirus
Dabieshan uukuvirus
Dadou sclerotimonavirus
Dahlia latent viroid
Dahlia mosaic virus
Dakar bat virus
Dalechampia chlorotic mosaic virus
Dandelion yellow mosaic virus
Daphne mosaic virus
Daphne virus S
Daphne virus Y
Darna trima virus
Dashli phlebovirus
Dasychira pudibunda virus
Datura leaf curl virus
Datura leaf distortion virus
Datura shoestring virus
Datura yellow vein betanucleorhabdovirus
Decapod aquambidensovirus 1
Decapod hepanhamaparvovirus 1
Decapod iridescent virus 1
Decapod penstylhamaparvovirus 1
Decronivirus 1
Deer atadenovirus A
Deer mastadenovirus B
Deformed wing virus
Deinbollia mosaic virus
Delftia virus IMEDE1
Delftia virus PhiW14
Delphinus delphis
 polyomavirus 1
γ-retrovirus (Orthoretrovirinae, Retroviridae)
Demodema bonariensis entomopoxvirus
Dendrobium chlorotic mosaic virus
Dendrolimus punctatus virus
Dera Ghazi Khan orthonairovirus
Dermacentor mivirus
Dermolepida albohirtum entomopoxvirus
Desmodium leaf distortion virus
Desmodium mottle virus
Desmodium yellow mottle virus
Desmodus rotundus polyomavirus 1
Dhori thogotovirus
Diachasmimorpha entomopoxvirus
Diadegma acronyctae ichnovirus
Diadegma interruptum ichnovirus
Diadegma terebrans ichnovirus
Diadromus pulchellus toursvirus
Diamant mandarin (Taeniopygia guttata) 
 circovirus
 Dianthovirus (Tombusviridae) 
Diatraea saccharalis granulovirus
Dickeya virus AD1
Dickeya virus BF25-12
Dickeya virus Dagda
Dickeya virus JA10
Dickeya virus JA11
Dickeya virus JA29
Dickeya virus Katbat
Dickeya virus Limestone
Dickeya virus Luksen
Dickeya virus Mysterion
Dickeya virus Ninurta
Dickeya virus RC2014
Dicliptera yellow mottle Cuba virus
Dicliptera yellow mottle virus
Dictyostelium discoideum Skipper virus
Digitaria ciliaris striate mosaic virus
Digitaria didactyla striate mosaic virus
Digitaria streak virus
Dill cryptic virus 2
Dinocampus coccinellae paralysis virus
Dinoroseobacter virus D5C
Dinoroseobacter virus DFL12
Diodia vein chlorosis virus
Diolcogaster facetosa bracovirus
Dioscorea bacilliform AL virus
Dioscorea bacilliform AL virus 2
Dioscorea bacilliform ES virus
Dioscorea bacilliform RT virus 1
Dioscorea bacilliform RT virus 2
Dioscorea bacilliform SN virus
Dioscorea bacilliform TR virus
Dioscorea mosaic associated virus
Dioscorea mosaic virus
Dioscorea nummularia associated virus
Dipteran anphevirus
Dipteran beidivirus
Dipteran brevihamaparvovirus 1
Dipteran brevihamaparvovirus 2
Dipteran hudivirus
Dipteran phasivirus
Dipteran protoambidensovirus 1
Diresapivirus A
Diresapivirus B
Discula destructiva virus 1
Discula destructiva virus 2
Diuris virus A
Diuris virus B
Diuris virus Y
Dobrava-Belgrade orthohantavirus
Dobsonia moluccensis polyomavirus 1
Dobsonia moluccensis polyomavirus 2
Dobsonia moluccensis polyomavirus 3
Dolichos yellow mosaic virus
Dolphin mastadenovirus A
Dolphin mastadenovirus B
Domestic cat hepatitis B virus
Donkey orchid symptomless virus
Donkey orchid virus A
Dragonfly associated alphasatellite
Dragonfly associated bovismacovirus 1
Dragonfly associated cyclovirus 1
Dragonfly associated cyclovirus 2
Dragonfly associated cyclovirus 3
Dragonfly associated cyclovirus 4
Dragonfly associated cyclovirus 5
Dragonfly associated cyclovirus 6
Dragonfly associated cyclovirus 7
Dragonfly associated cyclovirus 8
Dragonfly associated dragsmacovirus 1
Dragonfly associated gemycircularvirus 1
Dragonfly associated gemyduguivirus 1
Dragonfly associated gemykibivirus 1
Dragonfly-associated mastrevirus
Drakaea virus A
Drop sclerotimonavirus
Drosophila affinis sigmavirus
Drosophila ananassae sigmavirus
Drosophila ananassae Tom virus
Drosophila buzzatii Osvaldo virus
Drosophila C virus
Drosophila immigrans sigmavirus
Drosophila melanogaster 17-6 virus
Drosophila melanogaster 1731 virus
Drosophila melanogaster 297 virus
Drosophila melanogaster 412 virus
Drosophila melanogaster Bel virus
Drosophila melanogaster Blastopia virus
Drosophila melanogaster copia virus
Drosophila melanogaster Gypsy virus
Drosophila melanogaster Idefix virus
Drosophila melanogaster Mdg1 virus
Drosophila melanogaster Mdg3 virus
Drosophila melanogaster Micropia virus
Drosophila melanogaster Roo virus
Drosophila melanogaster sigmavirus
Drosophila melanogaster Tirant virus
Drosophila melanogaster Zam virus
Drosophila obscura sigmavirus
Drosophila semotivirus Max
Drosophila simulans Ninja virus
Drosophila tristis sigmavirus
Drosophila virilis Tv1 virus
Drosophila virilis Ulysses virus
Drosophila X virus
Drosophilid anphevirus
Drosophina B birnavirus
Duck associated cyclovirus 1
Duck atadenovirus A
Duck aviadenovirus B
Duck circovirus
Duck coronavirus 2714
Duck hepatitis B virus
Dugbe orthonairovirus
Dulcamara mottle virus
Durania phlebovirus
Duranta leaf curl virus
Durham tupavirus
Duvenhage lyssavirus

E

Eaux usées : 
gemycircularvirus 1, 2, 3, 4, 5
gemygorvirus 1
gemykibivirus 1, 2
gemykrogvirus 1
Echarate phlebovirus
Echinochloa hoja blanca tenuivirus
Echinochloa ragged stunt
Echinoderm berhavirus
Eclipta yellow vein alphasatellite
Eclipta yellow vein
Ectocarpus fasciculatus a
Ectocarpus siliculosus 1
Ectocarpus siliculosus a
Ectromelia
Ectropis obliqua nucleopolyhedrovirus
Ectropis obliqua
Edge Hill
Edwardsiella: eiAU,GF2,KF1,MSW3,PEi21,pEtSU
Eggerthella PMBT5
Eggplant latent viroid
Eggplant mosaic 
Eggplant mottled crinkle 
Eggplant mottled dwarf alphanucleorhabdovirus
Eidolon bat coronavirus C704
Eidolon helvum polyomavirus 1
Eilat
Ekpoma 1 tibrovirus
Ekpoma 2 tibrovirus
El Moro Canyon orthohantavirus
Elapid 1 orthobornavirus
Elderberry latent
Elephantid betaherpesvirus 1
Elephantid betaherpesvirus 4
Elephantid betaherpesvirus 5
Elm mottle
Emilia yellow vein Fujian
Emilia yellow vein Thailand
Emilia yellow vein
Emiliania huxleyi 86
Endive necrotic mosaic
Enhydra lutris polyomavirus 1
Enseada orthobunyavirus
Entebbe bat
Enterobacter: 
E2, E3, Eap1, Eap3, EcL1, EcpYZU01
F20
KDA1, KPN3
PG7
Enterobacteria IME390, T7M
Enterococcus
 AL2, AL3, AUEF3BC611ECP3, EcZZ2EF24C, EF3, EF4EfaCPT1, EFDG1, EFLK1, EFP01fV12, FL1, FL2, FL3IME196, IMEEF1LY0322phiSHEF2, phiSHEF4, phiSHEF5, PMBT2SANTOR1, SAP6VD13Enterovirus AB CDEFGHIJKLEntoleuca entovirusEnytus montanus ichnovirusEpichloe festucae 1Epinotia aporema granulovirusEpiphyas postvittana nucleopolyhedrovirusEpirus cherryEpizootic haematopoietic necrosisEpizootic hemorrhagic diseaseε-arterivirus hemcepε-arterivirus safriverε-arterivirus zamalbEptesipoxEquid alphaherpesvirus 1, 3, 4, 8, 9Equid gammaherpesvirus 2, 5, 7Equine associated gemycircularvirus 1Equine encephalosisEquine foamy Equine infectious anemiaEquine mastadenovirus AEquine mastadenovirus BEquine picobirnavirusEquine rhinitis AEquine torovirusÉquin de l'Est: encephalitisEquus caballus polyomavirus 1Eragrostis curvula streakEragrostis minor streakEragrostis streakErbovirus AErectites yellow mosaicEriborus terebrans ichnovirusErinnyis ello granulovirusEriocheir sinensis reovirusErwinia: AlexandraAsesinoDeimosDerbicusDesertfoxEa214Ea2809Ea35-70Ea9-2EaH1EaH2Eho49Eho59ENT90Era103EtGFaunusFE44FrozenL1M7MachinaRAYRisingsunS2Simmy50SpecialGWellingtonY2Y3YoloswagErysimum latentErysiphe cichoracearum alphaendornavirusErythrura gouldiae polyomavirus 1Escherichia: 
LL11
phage ESCO13 ⇐ 
v121Q
172-1 ⇐ 
186 (en)
4MG ⇐ 
64795ec1 ⇐ 
933W ⇐ 
95
9g ⇐ 
13a ⇐  (mus)
191 ⇒ 
24B ⇐ 
285P ⇐ 
AAPEc6 ⇐ 
AKS96 ⇐ 
ACGC91 ⇐ 
ACGM12 ⇐ 
ADB2 ⇐ 
AHS24 ⇐ 
AHP42 ⇐ 
AKFV33 ⇐
Alf5
alpha3
APCEc01
APEC5
APEC7
APECc02
AR1
Av05
AYO145A
B
BA14
BF23
BIFF
Bp4
 Bp7
 BZ13
 C
C119
C1302
C40
 C5
Cajan
 CBA120
 CC31
CF2
chee24
CICC80001
CVM10
DE3
DT5712
 DT57C
DTL
 E112
 E41c
 Eb49
Ebrios
 EC1UPM
 EC2
 EC3a
 EC6
ECA2
ECB2
ECBP1
ECBP5
ECD7
ECML-117
ECML134
ECML4
EcoDS1
ECOO78
EG1
EK99P1
ep3
EPS7
 ESCO41
ESCO5
F
FEC19
FFH1
 FFH2
FI
fiAA91ss
FV3
 G4
 G7C
GA2A
GEC3S
 GJ1
Goslar
Gostya9
 H8
HK022
HK106
HK446
 HK542
HK544
HK578
HK620
 HK629
HK630
 HK633
 HK75
HK97
HP3
 HX01
 HY01
HY02
HY03
HZ2R8
HZP2
I22
ID21
ID32
ID52
ID62
If1
IME08
Ime09
IME11
IME18
 IME253
 IME347
 IME542
IMM002
J8-65
JenK1
 JenP1
JenP2
JES2013
JH2
Jk06
JL1
JMPW1
JMPW2
JS09
JS10
JS98
JSE
K
K1-5
K1E
K1F
K1G
K1H
K1ind1
K1ind2
K30
KP26
KWBSE43-6
Lambda
Lidtsur
LL2
LL5
LM33P1
M13
mar001J1
mar002J2
mar003J3
mar004NP2
mEp234
 mEpX1
mEpX2
Min27
Minorna
MS2
Mu
'MuricamutPK1A2MX01 N15N30N4NBD2NC28NC29NC35NCANJ01 O157tp3O157tp6 OSYSPP1P2P483P694P88PA2PA28PE3-1PGT2PhAPEC2phAPEC8PhaxIphi1phiAPCEc03 phiEB49phiEco32phiJLA23phiKPhiKTphiLLSphiV10 phiX174Pollock pro147 pro483 PTXU04 Qbeta QL01RB14RB16RB3RB32RB43RB49 RB69 RCS47Ro45lw Rogue1RtpS523 saus132 Schickermooser SECphi27 Septima11vSeuratSH2 Skarpretter slur03slur04slur09 slur16 SortsneSRT7 SRT8 SSL2009a ST0St1ST31ST32Stx2 IISU10 SUSP1 SUSP2swan01 T1T3T3Luria T4 T5T7TalmosTL2011TLSTP1UAB78 V18V5Vec13 VEc3VpaE1VR20VR25VR26 VR5 VR7 WA45WFCWFH WG01Wphi wV8YD2008sYZ1ZG49PBECO4GolestanEstero Real orthonairovirusEtaarterivirus ugarco 1Etapapillomavirus 1Ethiopian tobacco bushy topEubenangeeEulipotyphla protoparvovirus 1Eupatorium yellow vein betasatelliteEupatorium yellow vein mosaic betasatelliteEupatorium yellow vein mosaicEupatorium yellow veinEuphorbia caput-medusae latentEuphorbia leaf curl GuangxiEuphorbia leaf curlEuphorbia mosaic PeruEuphorbia mosaiCEuphorbia ringspotEuphorbia yellow leaf curlEuphorbia yellow mosaic alphasatelliteEuphorbia yellow mosaicEuproctis pseudoconspersa nucleopolyhedrovirusEuprosterna elaeasaEuropean bat 1 lyssavirusEuropean bat 2 lyssavirusEuropean brown hare syndromeEuropean catfish circovirusEuropean mountain ash ringspot-associated emaravirusEvergladesExomis microphylla latentEyach coltivirusFFaceys paddock orthobunyavirusFaecalibacterium BrigitFaecalibacterium EponaFaecalibacterium LagaffeFaecalibacterium LughFaecalibacterium MushuFaecalibacterium OengusFaecalibacterium TaranisFaecalibacterium ToutatisFalcon aviadenovirus AFathead minnow nidovirus 1Bean calico mosaïqueBean chlorosisBean commune mosaïque necrosisBean commune mosaïqueBean nain mosaïqueBean dore jaune mosaïqueBean feuille crumpleBean leafrollBean mild mosaïqueBean necrotique mosaïque orthotospovirusBean pod mottleBean rugose mosaïqueBean white chlorosis mosaïqueBean jaune disordreBean jaune mosaïque MexicoBean jaune mosaïqueFeldmannia irregularis aFeldmannia speciesFeldmannia species aFelid alphaherpesvirus 1Felid gammaherpesvirus 1Feline associated cyclovirus 1Feline calicivirusFeline foamyFeline immunodeficiencyFeline leukemiaFeline morbillivirusFelipivirus AFerak feravirusFestuca leaf streak cytorhabdovirusFève: flétrir 1 (Fabavirus)
2 
jaune feulitton
marbrure
mosaique vrai
necrosis
necrotique rabougrir 
alphasatellite
necrotique jaunes 
alphasatellite
1
2
3
polerovirus 1
tache
Virus de la maladie de Fidji
 Fièvre du Nil occidental  (Flavivirus)
Fièvre catarrhale (maladie de la langue bleue)
Figue 
badnavirus 1cryptiquemosaique (emaravirus)Figulus sublaevis entomopoxvirusFigwort mosaicFikirini ledantevirusFinch circovirusFinkel-Biskis-Jinkins murine sarcomaFipivirus AFipivirus BFipivirus CFipivirus DFipivirus Eflacherie virusFlamingopoxFlammulina velutipes browningFlandres hapavirusFlavobacterium : 1H23T2A6HFCL2 FCV1FLiPFpv1Fpv4Flexal mammarenavirusFlock HouseFoot-and-mouth diseaseFormica exsecta 3Fort Morgan Fort Sherman orthobunyavirusFourmi : associé cyclovirus 1Foussvirus S46C10Fowl aviadenovirus AFowl aviadenovirus BFowl aviadenovirus CFowl aviadenovirus DFowl aviadenovirus EFowlpoxFoxtail mosaicFragaria chiloensis latentFrangipani mosaicFreesia mosaicFreesia sneak ophiovirusFrench bean leaf curl betasatelliteFrench bean leaf curlFrench bean severe leaf curl Virus de FriendFrijoles phlebovirusFritillary YFugong : orthohantavirusFujinami sarcoma Fukuoka : ledantevirusFur seal associated gemycircularvirus 1Furcraea necrotic streakFusarium deltaflexivirus 1Fusarium graminearum chrysovirusFusarium oxysporum chrysovirus 1Fusarium oxysporum chrysovirus 2Fusarium oxysporum Skippy virusFusarium poae 1Fusarium redolens polymycovirus 1Fusarium solani 1Fusong: orthohantavirusFussvirus S30C28GGabek phlebovirusGadgets GullyGaeumannomyces graminis 0196AGaeumannomyces graminis T1AGaillardia latentGairo mammarenavirusGalago à queue touffue: prosimian mousseuxGalinsoga mosaicGallid alphaherpesvirus 1Gallid alphaherpesvirus 2Gallid alphaherpesvirus 3Galliform aveparvovirus 1Galliform chaphamaparvovirus 1Galliform chaphamaparvovirus 2Galliform chaphamaparvovirus 3Gallivirus AGamboa orthobunyavirusγ :γ-arterivirus lacdehγ-pleolipovirus His2γ-arterivirus hemfev  (es)γ-lipothrixvirus (en) SBFV3Ganda orthophasmavirusGannoruwa bat lyssavirusGarba sunrhavirusGardner-Arnstein feline sarcomaGayfeather mild mottleGecko reptillovirusGentian mosaicGentian ovary ringspotGeobacillus GBSV1Geobacillus Tp84Geotrupes sylvaticus entomopoxvirusGerrid arlivirusGerygone associated gemycircularvirus 1Gerygone associated gemycircularvirus 2Gerygone associated gemycircularvirus 3Getah Ghanaian bat henipavirusGiardia lamblia Gibbon ape leukemia Giessen reptarenavirusGill-associated Gloriosa stripe mosaic Glossina hytrosavirusGluconobacter GC1Glycine max SIRE1 Glycine max Tgmr Glycine mosaic Glycine sclerotimonavirusGlypta fumiferanae ichnovirusGlyptapanteles flavicoxis bracovirusGlyptapanteles indiensis bracovirusGlyptapanteles liparidis bracovirusGoat associated cyclovirus 1Goatpox Goeldichironomus holoprasinus entomopoxvirusGolden reptarenavirusGomphocarpus mosaic Goose aviadenovirus AGoose circovirusGoose coronavirus CB17Gooseberry vein banding associated virusGoosefish actinovirusGordil phlebovirusGordinia : ApricotAsapagAttisBachitaBantamBaxterFoxBENtherdunthatBetterKatzBillnyeBowserBrandonk123BritbratBrutonGasterBirksandsocksClubLCozzDareDevilDemosthenesEmalynEyreFairfaxidumvirusFlakeyFrybergerGAL1GetalongGhobesGMA3virus GMA6GMA7GodonKGordTnk2Gsput1GTE2GTE7GustavHedwigHorusHotoroboJaceJumboKatyushaKennaKitaKvotheLennonLucky10MahdiaMontyNyceiraeNymphadoraOneUpOrchidPhistoryRonaldoRuthySchnabeltierSmoothieSoupsSourStevefrenchStrosahlSuzyTerapinTrineTrojeTwister6VendettaVivi2WaitWizardWoesYeezyYvonnetasticZirinkaGorilla: porprismacovirus 1Gorilla gorilla: polyomavirus 1Gorilla gorilla gorilla: simien mousseuxGorilline gammaherpesvirus 1Gossypium darwinii symptomless alphasatelliteGossypium mustelinum symptomless alphasatelliteGouleako goukovirusGrand Arbaud uukuvirusGrapevine Algerian latentGrapevine Anatolian ringspotGrapevine asteroid mosaic associatedGrapevine badnavirus 1Grapevine berry inner necrosisGrapevine Bulgarian latentGrapevine chrome mosaicGrapevine deformationGrapevine enamovirus 1Grapevine endophyte alphaendornavirusGrapevine fabavirusGrapevine fanleafGrapevine fleckGrapevine leafroll-associated 1Grapevine leafroll-associated 13Grapevine leafroll-associated 2Grapevine leafroll-associated 3Grapevine leafroll-associated 4Grapevine leafroll-associated 7Grapevine Pinot grisGrapevine red blotchGrapevine Roditis leaf discoloration-associatesGrapevine rupestris stem pitting-associatedGrapevine Syrah 1Grapevine Tunisian ringspotGrapevine vein clearingGrapevine AGrapevine BGrapevine DGrapevine EGrapevine FGrapevine GGrapevine HGrapevine IGrapevine JGrapevine TGrapevine yellow speckle viroid 1Grapevine yellow speckle viroid 2Gray Lodge hapavirusGreat IslandGreat tit siadenovirus AGremmeniella abietina betaendornavirus 1Gremmeniella abietina RNA L1Gremmeniella abietina RNA MS1Grenouille siadenovirus AGrenouille 3Grey sealpoxGrivet simian foamyGround squirrel hepatitisGroundnut bud necrosis orthotospovirusGroundnut chlorotic fan spot orthotospovirusGroundnut ringspot orthotospovirusGroundnut rosette assistor Groundnut rosetteGroundnut yellow spot orthotospovirusGruhelivirus AGruiform aveparvovirus 1Grusopivirus AGrusopivirus BGryllus bimaculatus nudivirusGuajara orthobunyavirusGuama orthobunyavirusGuanarito mammarenavirusGuaroa orthobunyavirusGuenon simian foamy virusGuertu bandavirusGuinea pig type-ConcovirusGull circovirusMaladie de GumboroH

Haartman Institut (Boa constricteur) hartmanivirus (Arenaviridae) 
Habenaria : mosaique virusHaemophilus : virus HP1virus HP2Hainan sripuvirusHairy antennavirusHalfbeak nidovirus 1Haliotid herpesvirus 1Haloarcula : virus HCIV1Haloarcula hispanica: icosaèdre virus 2virus PH1virus SH1Halobacterium virus phiHHalomonas virus HAP1
Hamiltonella virus APSE1
Hantaan orthohantavirus
Hardenbergia : 
mosaique virus
virus A
Hardy-Zuckerman feline sarcoma virus
 Virus de la mosaïque dorée du haricot
Harkavirus A
Harrisina brillians granulovirus
Harrison sunrhavirus
Hart Park (en) hapavirus
Harvey murine sarcoma virus
Hautes Plaines ble mosaique emaravirus
Havel virus
Hazara orthonairovirus
Heartland bandavirus
Hebius tobanivirus 1
Hedyotis uncinella jaune mosaique virus
Hedyotis : 
jaune mosaique betasatellite
Helenium : 
virus S
Helianthus annuus alphaendornavirus
Helicobacter : 
virus 1961P
virus KHP30
virus KHP40
Helicobasidium mompa : 
alphaendornavirus 1
partitivirus V70
totivirus 1-17
Helicoverpa armigera : 
granulovirus
nucleopolyhedrovirus
stunt virus
Heliothis : 
armigera :
entomopoxvirus
virescens : 
ascovirus 3a
zea: 
nudivirus
Helleborus : 
mosaique virus
net necrosis virus
Helminthosporium victoriae : 
virus 145S
virus 190S
Hemidesmus jaune mosaique virus
Hemileuca species nucleopolyhedrovirus
Hemipivirus A
Hemipteran : 
hemiambidensovirus
1, 2
scindoambidensovirus 1
Hendra henipavirus
Hepacivirus 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Hepatovirus
 B
C
D
E
F
G
H
I
Heracleum latent virus
Herbert herbevirus
 Hérisson : 
coronavirus 1
Hermit mivirus
Heron :
hepatitis B virus
Hervey pararubulavirus
Heterobasidion partitivirus : 
1
12
13
15
2
3
7
8
P
Heterocapsa circularisquama: 
DNA virus 01
RNA virus 01
Heterosigma akashiwo : 
RNA virus
virus 01
Hibbertia virus Y
Hibiscus : 
chlorotique cercle de tache virus
dore mosaique virus
verte tache virus 2
latent 
Fort Pierce virus
cercle de tache virus
Singapore virus
Highlands J virus
Himetobi P virus
Hincksia hinckiae virus a
Hippeastrum : 
chlorotique cercle de tache orthotospovirus
latent virus
mosaique virus
Hippoboscid : 
mivirus
Hippotragine : 
gammaherpesvirus 1
Hirame novirhabdovirus
Holmes hapavirus
Homalodisca coagulata : 
virus 1
l'agents infectieux de Homo sapiens (humain) :  ⇒ , , 
(virus) Absettarov
Acinetobacter :
baumannii (bactéries)
Actinomadura (en) (bactéries): 
madurae
pelletieri
Actinomyces :
gerencseriae
israelii
spp.
Adenoviridae (familia) 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans)
Aichivirus A (virus Aichi 1)
virus Alkhumra
Alphavirus  (cohortis)
Anaplasma: 
spp.
Apoi (Flavivirus) (Apodemus argenteus)
Arcanobacterium (en de) :
haemolyticum (Corynebacterium haenolyticum)
Arcobacter (en it) :
butzleri (it en) 
cryaerophilus :
skirrowii :
thereius :
Arenaviridae (familia) 
Ascaris lumbricoides (parasite) 
Astroviridae  (familia)
Avulavirus (cohortis)
Bacillus anthracis (Maladie du charbon ) 
Bacteroides :
Bacteroides fragilis
virus Banna (en)
virus de la forêt de Barmah d'Australie
Bartonella :
bacilliformis
 quintana  (Rochalimaea quintana)
Rochalimaea spp.
bronchiseptica
parapertussis
pertussisis
spp.
Bas-Congo :
tibrovirus (en)
Bayou (Louisiana) :
orthohantavirus 
virus Bebaru (en)
Borrelia :
burgdorferi
duttonii
recurrentis
spp.
 virus de Bourbon
Brachyspira spp.
Brucella : 
abortus
canis
inopinata
melitensis
suis
Bunyavirales  (ordo)
Burkholderia :
cepacia
mallei (Pseudomonas mallei)
Pseudomonas pseudomallei
Cabassouvirus
Caliciviridae (familia)
Campylobacter :
fetus: 
fetus
venerealis
jejuni :
doylei
jejuni
spp.
Cardiobacterium (ga en) : 
hominis
valvarum
Candida albicans : 
Tca2 
Tca5 
Cardiovirus (en es) (cohortis)
Chandipura virus (vesiculovirus : Rhabdoviridae)
virus Chikungunya
Chlamydia : 
abortus (psittaci) :
caviae
felis 
trachomatis
pneumoniae
(circovirus PCV2 : in vitro)
Clostridium :
botulinum
difficile
perfringens
tetani
spp.
Coltivirus (cohortis)
Coronaviridae (familia)
coronavirus: 
229E
Betacoronavirus (cohortis)
Betacoronavirus 1
HKU1
syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) (virus du SRMO)
NL63 
OC43
Coronavirus lié au syndrome respiratoire aigu sévère  (virus SRAS) :
SRAS-CoV-2 (VoC 202012/01) 
autres Coronaviridae connus pour être pathogènes
Corynebacterium :
diphtheriae 
minutissimum
pseudotuberculosis
ulcerans
spp.
Cosavirus (en) (cohortis)
A
Coxiella burnetii 
Cryptosporidium (parasite):
hominis :
parvum :
cyclovirus : 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Cyclospora
Cyclospora cayetanensis
Cytomegalovirus (cohortis)
γ-retrovirus (cohortis)
Δ-virus (cohortis)
DENV - dengue (Flavivirus)
Le Dantec virus (ledantevirus : Rhabdoviridae)
virus Dhori (en) (orthomyxoviridaeà tiques: Dhori) 
Ébolavirus (cohortis) :
Ebola Zaïre 
 virus Echo (Entérovirus: humain B) 
 Edwardsiella tarda
 Ehrlichia
 Eikenella corrodens
Ekpoma (État d'Edo, Nigeria) Tibrovirus (Rhabdoviridae) (en) : 
EKV-1  
EKV-2 
 Elizabethkingia meningoseptica (en) (Flavobacterium meningosepticum) 
Encéphalomyélite:
virus de l’Encéphalomyélite équine:
est-américaine
ouest-américaine
Venezuela
virus de l’Encéphalite: 
d’Australie  virus de l'encéphalite de la Vallée du Murray 
de Californie: orthobunyavirus
japonaise
Rabies (RABV) (lyssavirus  : Rhabdoviridae)
Saint-Louis
à tiques :
sous type d’Europe centrale
sous type de Pacifique-Orient
sous type sibérien
verno-estivale russe 
 Enterobacter : 
 aerogenes (Klebsiella mobilis)
 cloacae
 spp.
 Enterococcus spp.
Enterobacteriaceae  
Entérovirus  (cohortis)
A
B
C
D (type 70 (virus de la conjonctivite hémorragique aiguë)Erysipelothrix rhusiopathiaeEscherichia coli :(à l’exception des souches non pathogènes)souches cytotoxiques (par exemple O157:H7 ou O103)virus Everglades (en) 
Erythroparvovirus (cohortis) 
Érythroparvovirus des primates 1 (parvovirus humain, virus B 19)
virus de la fièvre : 
virus de la fièvre hémorragique : 
d’Omsk
de Crimée-Congo 
fièvre-jaune
fièvre de Kyasanur (virus de la maladie de la forêt de Kyasanur, Karnataka, Inde 
du Nil occidental
Filoviridae (familia)
Flaviviridae (familia)
Flavivirus (cohortis)
Fluoribacter bozemanae (Legionella)
Francisella (ca en es) :
hispaniensis
tularensis : 
 holarctica 
 novicida
tularensis
Fusobacterium necrophorum   :
funduliforme
necrophorum
Gardnerella vaginalis
gemykibivirus : 1, 2, 3, 4, 5
Giardia :
grippe :
α (cohortis) mH5N1 (H5N1)
New York/1/18 (H1N1) (grippe espagnole 1918) 
Singapour/1/57 (H2N2) 
β (cohortis)
virus de l’influenza B
γ (cohortis) 
Δ (cohortis)
virus de l’influenza aviaire ;
Virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) H7N9 
Virus hautement pathogènes de l’influenza aviaire HPAIV (H5), par exemple H5N1 
Virus hautement pathogènes de l’influenza aviaire HPAIV (H7), par exemple H7N7, H7N9 
virus de Guanarito
Haemophilus :  
ducreyi
influenzae
spp.
virus Hanzalova
Helicobacter :
pylori
spp.
virus de Hendra 
Hépacivirus (cohortis) 
Hepadnaviridae (familia)
Hépatite (virus) : 
A
B
C
Δ
Orthohepevirus A (virus de l’hépatite E)
Hepeviridae (familia)
Herpesvirales (ordo)
Herpesviridae (familia) 
α-herpesvirus: 
1 (herpesvirus humain 1, virus Herpes simplex de type 1) 
2 (herpesvirus humain 2, virus Herpes simplex de type 2) 
3 (varicella-zoster) virus varicelle-zona (VZV)
β-herpesvirus : 
5 (cytomegalovirus) (CMV) 
HHV-6 
A (virus lymphotrope B humain)
B 
7
γ-herpesvirus 
4 (Epstein-Barr) EBV  (Lymphocryptovirus)
8
Hantaviridae (familia)
autres hantavirus connus pour être pathogènes
Hépatovirus (cohortis)
Hépatovirus A (virus de l’hépatite A, entérovirus humain de type 72)
Hénipavirus (cohortis)
Hendra
Nipah
huchismacovirus: 1,2,3
virus Hypr
Icoaraci phlebovirus (de Brésil) :  (arbovirus Bunyaviridae) 
virus de l'immunodéficience humaine  (VIH) : VIH-1, VIH-2
virus de l'immunodéficience simienne (VIS)
Indiana (vesiculovirus  : Rhabdoviridae)
virus Junin
Klebsiella : 
oxytoca
pneumoniae:
ozaenae
pneumoniae
rhinoscleromatis
spp.
Kobuvirus (cohortis)
virus Kumlinge
virus de Langya (LayV) (henipavirus) 
virus de Lassa - mammarenavirus 
Legionella :
pneumophila
fraseri
pascullei
pneumophila
spp.
Lentivirus (cohortis)
Leptospira : 
interrogans : 
(tout serovars)
spp.
Listeria  :
monocytogenes
ivanovii: 
ivanovii
londoniensis
virus Louping ill
Lymphocryptovirus  (cohortis)
Lyssavirus (cohortis)
chauves-souris australiennes
Duvenhage
des chauves-souris européennes 1
des chauves-souris européennes 2
des chauves-souris de Lagos
Mokola
de la rage
Macacine alphaherpesvirus 1 (herpesvirus simiae, virus Herpes B)
Mammarenavirus (cohortis)
brésilien
Chapare
Flexal
Guanarito
Junin
Lassa
Lujo
de la chorioméningite lymphocytaire  (souches neurotropes)
de la chorioméningite lymphocytaire  (autres souches)
Machupo
Mobala
Mopeia
Tacaribe
Whitewater Arroyo
Marburgvirus
virus de Marburg (Henipavirus)
Mastadenovirus A, B, C, D, E, F, G
virus Mayaro
Metapneumovirus (cohortis)
Molluscum contagiosum (Molluscipoxvirus (cohortis)en es)
Mononegavirales
Morbillivirus (cohortis)
de la rougeole
Morganella morganii :
morganii (Proteus morganii)
sibonii
virus Mucambo
Mycobacterium :
abscessus :
abscessus
africanum
avium 
paratuberculosis
silvaticum
bovis
caprae
 chelonae
chimaera
fortuitum
intracellulare
kansasii
leprae
malmoense
marinum
microti
pinnipedii
scrofulaceum
simiae
szulgai
tuberculosis
ulcerans
 xenopi
hominis
pneumoniae
spp.
Nairoviridae  (familia)
nairovirus connus pour être pathogènes
virus Ndumu
virus Negishi
Neisseria :
gonorrhoeae
meningitidis
Neorickettsia sennetsu (Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu)
virus de la maladie de Newcastle
Nidovirales (ordo)
virus Nipah (henipavirus) 
Nocardia :
asteroides
brasiliensis
farcinica
nova
otitidiscaviarum
spp.
Norovirus (cohortis)
virus Norwalk
virus de l'o'nyong-nyong (cohortis)
Orbivirus
virus Orf
Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi)
Orthobunyavirus:
Bunyamwera (virus Germiston)
de l’encéphalite de Californie
Oropouche
Autres orthobunyavirus connus pour être pathogènes
Orthohantavirus (cohortis) :
Andes (espèce d’hantavirus causant le syndrome pulmonaire (SPH)
Bayou
Black Creek Canal
Cano Delgadito
Chocl
Dobrava-Belgrade (espèce d’hantavirus causant la fièvre hémorragique avec syndrome rénal (FHSR))
El Moro Canyon
Hantaan (espèce d’hantavirus causant la fièvre hémorragique avec syndrome rénal (FHSR))
Laguna Negra
Prospect Hill
Puumala (espèce d’hantavirus causant la néphropathie épidémique scandinave (NE))
Séoul (espèce d’hantavirus causant la fièvre hémorragique avec syndrome rénal (FHSR))
Sin Nombre (espèce d’hantavirus causant le syndrome pulmonaire (SPH))
Orthohepevirus (cohortis)
Orthohepadnavirus (cohortis)
Orthomyxoviridae (familia)
Orthonairovirus (cohortis)
fièvre hémorragique de Crimée-Congo
Dugbe
Hazara
maladie du mouton de Nairobi
Orthopneumovirus (cohortis) :
Orthopneumovirus humain  (virus respiratoire syncytial)
Orthopoxvirus  (cohortis)
Orthorubulavirus 2, 4
Papillomaviridae (familia) :
Papillomavirus humain :
Alphapapillomavirus (Papillomaviridae) :
HPV16 (cancer du col de l'utérus plus causal)   
HPV31 (cancer du col de l'utérus causal)
HPV71 (non causal)
Paramyxoviridae (familia)
Parapoxvirus (cohortis)
Parechovirus (cohortis)
α
β (virus Ljungan)
Parvoviridae (familia)
Parvovirus B19 : Cinquième maladie
Pasteurella : 
multocida
gallicida (Pasteurella gallicida)
multocida
septica
spp.
Peptostreptococcus :
Peptostreptococcus anaerobius
Peribunyaviridae (familia)
Phenuiviridae (familia)
Phlebovirus (cohortis) :
Bhanja
Punta Toro
de la fièvre de la vallée du Rift
fièvre à phlébotomes de Naples (virus Toscana)
SFTS (virus du syndrome de fièvre sévère avec thrombocytopénie)
autres phlébovirus connus pour être pathogènes
picobirnavirus
Picornavirales (ordo) : 
Picornaviridae  (familia)
autres Picornaviridae connus pour être pathogènes
vésiculovirus Piry  (virus Piry)
Plesiomonas shigelloides
Pneumoviridae  (familia)
 virus de la poliomyélite (Enterovirus)
Poliovirus :
1
2
3
Polyomaviridae (familia) : 
polyomavirus : 1,10,11,13,14,2,3,4,5,6,7,8,9
Betapolyomavirus (cohortis) 
Polyomavirus humain (virus BK) 1 
Polyomavirus humain 2 (virus JC)
Porphyromonas spp.
porprismacovirus: 1, 2
virus Powassan
Poxviridae (familia)
Prevotella spp.
Proteus : 
mirabilis
penneri
vulgaris
Providencia : 
alcalifaciens (Proteus inconstans)
rettgeri (Proteus rettgeri)
Providencia spp. 
Pseudomonas aeruginosa (bactéries)
virus de le pseudo-pox de la vache (virus du nodule des trayeurs, parapoxvirus bovis) (en) 
Reoviridae (familia)
respirovirus : 
1 (virus para-influenza de type 1)
3 (virus para-influenza de type 3)  
Retroviridae (familia) 
Rhabdoviridae (familia)
Rhadinoovirus (cohortis)
Rhinovirus
Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equii)
Rickettsia :
africae
akari
australis
canadensis
conorii
heilongjiangensis
japonica
montanensis
typhi
prowazekii
rickettsii
sibirica
spp.
virus Rocio
Roseolovirus (cohortis)
virus de la rivière Ross
Rotavirus (cohortis)
virus de la Rubéole
Rubivirus (cohortis) 
Rubulavirus
des oreillons
humain : 
2 (virus para-influenza de type 2)
4 (virus para-influenza de type 4)
virus Sabiá
virus Saffold
Salmonella    :
enterica (choleraesuis)    :
arizonae
enteritidis
paratyphi  
A
B
C
typhi
typhimurium
autres variétés sérologiques
 SBV (Schmallenberg orthobunyavirus, 2011)  
Seadornavirus (cohortis)
virus de la forêt de Semliki
Seoul orthohantavirus
Shigella
boydii
dysenteriae : 
Type 1
autre que le Type 1
flexneri
sonnei
Simplexvirus (cohortis)
virus Sindbis
smacovirus
Staphylococcus aureus
virus de la stomatite vésiculeuse:
vésiculovirus Alagoas
vésiculovirus Indiana
vésiculovirus New Jersey
Streptobacillus moniliformis
Streptococcus :
agalactiae
equisimilis
pneumoniae
pyogenes
Streptococcus suis
spp.
virus T-lymphotrope (VTlh) 
  Virus T-lymphotrope 1 des primates (virus lymphotrope des cellules T humain de type 1) 
Virus T-lymphotrope 2 des primates (virus lymphotrope des cellules T humain de type 2) 
virus Tanapox (es)
virus Thogoto (cohortis) 
virus Thogoto (orthomyxoviridae à tiques: Thogoto) 
Togaviridae (familia)
virus Tonate
Treponema :
carateum
pallidum
pertenue
spp.
Trueperella pyogenes
Ureaplasma 
parvum
urealyticum
Varicellovirus (cohortis)
virus de la Vaccine y compris  virus de la variole du buffle,  virus de la variole de l’éléphant, virus de la variole du lapin
virus de la variole  (majeure et mineure)
virus de la variole bovine
virus de la variole du singe
Vesiculovirus  (cohortis)
Vibrio :
cholerae (y inclus El Tor)
parahaemolyticus (Benecka parahaemolytica) 
spp.
virus Wesselsbron
virus de la tumeur du singe Yaba
Yatapoxvirus (cohortis)
Yersinia : 
enterocolitica
enterolitica
palearctica
pestis
pseudotuberculosis
spp.
Zika virus (Flavivirus)
Houblon : 
latent viroid
latent virus
mosaique virus
retarder viroid
trilobe cryptique virus 1, 2, 3
Hoplichthys hoplichthysvirus
Hordeum 
mosaique virus
Hordeum vulgare: 
alphaendornavirus
BARE-1 virus
Horsegram yellow mosaic virus
Hosta virus X
Huangjiao :
 thamnovirus
Huangpi : 
uukuvirus
Hubei: 
arlivirus
chipolycivirus
hubramonavirus
hupolycivirus
mivirus
odonate mivirus
peropuvirus
sclerotimonavirus
yingvirus
Hughes :
orthonairovirus
Humulus japonicus latent virus
Hunnivirus A
Île Hunter : 
bandavirus
Hydra viridis Chlorella virus 1
Hydrangea: 
chlorotic mottle virus
ringspot virus
Hymenopteran scindoambidensovirus 1
Hyoscyamus niger : 
mosaique virus
Hypericum : 
gemycircularvirus 1
Hyphantria cunea nucleopolyhedrovirus
Hypomicrogaster canadensis bracovirus
Hypomicrogaster ectdytolophae bracovirus
Hyposidra talaca nucleopolyhedrovirus
Hyposoter (ichnovirus) :
 annulipes 
exiguae 
fugitivus 
lymantriae 
pilosulus 
rivalis

I

Iaco orthobunyavirus
Ictalurid herpesvirus 1, 2
Idnoreovirus 1, 2, 3, 4, 5
Ieri virus
Iguanid herpesvirus 2
Ikoma: 
lyssavirus
Ilesha: 
orthobunyavirus
Ilheus virus
Illinois: 
sclerotimonavirus
Imjin: 
mivirus
thottimvirus
Impatiens: 
fleur casse virus
necrotique tache orthotospovirus
Imperata: 
jaune mottle virus
Indiana:
 vesiculovirus
Infratovirus 1
Ingwavuma (en) orthobunyavirus
Inhangapi:
 arurhavirus
Insecte: 
shangavirus
wuhivirus
Invertébré: 
iridescent virus 22, 25, 3, 31, 6, 9 
Iodobacter virus PLPE
ι-arterivirus: debrazmo, kibreg 1, pejah
Ippy : 
mammarenavirus
iranienne : 
bande de blé tenuivirus
Iresine viroid 1
Iriri curiovirus
Iris fulva mosaic virus
Iris mild mosaic virus
Iris severe mosaic virus
Iris yellow spot orthotospovirus
Irkout: 
lyssavirus
Isaria javanica chrysovirus
Isfahan vesiculovirus
Island sawgrhavirus
virus Israélien de la paralysie aiguë
Israël turkey meningoencephalomyelitis virus
Itacaiunas curiovirus
Itaituba: 
phlebovirus
Itaporanga (Brésil): 
phlebovirus
 Itarudivurs ARV1 (Itarudivirus)
Ixcanal phlebovirus

J

Jaagsiekte sheep retrovirus
Jacinthe : 
mosaic virus
Jacquemontia mosaic Yucatan virus
Jacquemontia yellow mosaic virus
Jacquemontia yellow vein virus
Jalkavirus S08C159
Jamestown Canyon orthobunyavirus
Japanese encephalitis virus
Japanese holly fern mottle pteridovirus
Japanese iris necrotic ring virus
Japanese macaque simian foamy virus
Japanese soil-borne wheat mosaic virus
Japanese yam mosaic virus
Jasmine virus T
Jatobal orthobunyavirus
Jatropha leaf curl Gujarat virus
Jatropha leaf curl virus
Jatropha leaf yellow mosaic virus
Jatropha mosaic India virus
Jatropha mosaic Nigeria virus
Jatropha mosaic virus
Jatropha yellow mosaic virus
Abutilon jaunes (Crinivirus)
Jeju orthohantavirus
Jembrana disease virus
Jericarnavirus A
Jericarnavirus B
Johnsongrass chlorotic stripe mosaic virus
Johnsongrass mosaic virus
Johnston Atoll quaranjavirus
Joinjakaka hapavirus
Jonchet jonvirus
Jugra virus
Jujube mosaic-associated virus
Jun jeilongvirus
Juncopox virus
Jurona vesiculovirus
Jutiapa virus

K

Kabuto mountain uukuvirus
Kadam virus
Kadipiro virus
Kaeng Khoi orthobunyavirus
Kairi orthobunyavirus
Kaisodi uukuvirus
Kalanchoe 
latent virus
mosaique virus
top-spotting virus
Kamese hapavirus
 Kangourou (oriental) Pox 
Kanyawara ledantevirus
κ-arterivirus wobum
Karimabad phlebovirus
Kasokero orthonairovirus
Kawavirus SWcelC56
Kedougou virus
Kenkeme orthohantavirus
Kennedya yellow mosaic virus
Kern Canyon ledantevirus
Keterah orthonairovirus
Keunjorong mosaic virus
Keuraliba ledantevirus
Keystone orthobunyavirus
Khabarovsk orthohantavirus
Khujand lyssavirus
Kibale herbevirus
Kigluaik phantom orthophasmavirus
Kimberley ephemerovirus
Kirsten murine sarcoma virus
Kismaayo bandavirus
Klamath tupavirus
Klebsiella virus 0507KN21
Klebsiella virus 1513
Klebsiella virus 2044-307w
Klebsiella virus 3LV2017
Klebsiella virus 4LV2017
Klebsiella virus AltoGao
Klebsiella virus BIS33
Klebsiella virus BO1E
Klebsiella virus F19
Klebsiella virus GHK3
Klebsiella virus Henu1
Klebsiella virus IL33
Klebsiella virus IME205
Klebsiella virus IME260
Klebsiella virus IME279
Klebsiella virus IME321
Klebsiella virus JD001
Klebsiella virus JD18
Klebsiella virus K11
Klebsiella virus K244
Klebsiella virus K5
Klebsiella virus K5-2
Klebsiella virus K5-4
Klebsiella virus K64-1
Klebsiella virus KLPN1
Klebsiella virus KN1-1
Klebsiella virus KN3-1
Klebsiella virus KN4-1
Klebsiella virus KOX1
Klebsiella virus Kp1
Klebsiella virus KP15
Klebsiella virus Kp2
Klebsiella virus KP27
Klebsiella virus KP32
Klebsiella virus KP32i192
Klebsiella virus KP32i194
Klebsiella virus KP32i195
Klebsiella virus KP32i196
Klebsiella virus KP34
Klebsiella virus KP36
Klebsiella virus KpCol1
Klebsiella virus KpKT21phi1
Klebsiella virus KPN N141
Klebsiella virus KPRio2015
Klebsiella virus KpS110
Klebsiella virus KpS2
Klebsiella virus kpssk3
Klebsiella virus KpV289
Klebsiella virus KpV41
Klebsiella virus KpV475
Klebsiella virus KpV48
Klebsiella virus KpV52
Klebsiella virus KpV522
Klebsiella virus KpV71
Klebsiella virus KpV74
Klebsiella virus KpV763
Klebsiella virus KpV766
Klebsiella virus KpV767
Klebsiella virus KpV80
Klebsiella virus KPV811
Klebsiella virus Matisse
Klebsiella virus May
Klebsiella virus Menlow
Klebsiella virus MezzoGao
Klebsiella virus Miro
Klebsiella virus myPSH1235
Klebsiella virus NJR15
Klebsiella virus NJS1
Klebsiella virus NJS2
Klebsiella virus Pharr
Klebsiella virus PKO111
Klebsiella virus PKP126
Klebsiella virus PMBT1
Klebsiella virus PRA33
Klebsiella virus RaK2
Klebsiella virus SHKp152234
Klebsiella virus SHKp152410
Klebsiella virus SU503
Klebsiella virus SU552A
Klebsiella virus Sugarland
Klebsiella virus Sushi
Klebsiella virus TAH8
Klebsiella virus TSK1
Klebsiella virus ZCKP1
Kluyvera virus Kvp1
Koala retrovirus
Kokobera virus
Kolente ledantevirus
Konjac mosaic virus
Koolpinyah ephemerovirus
Koongol orthobunyavirus
Kotonkan ephemerovirus
Koutango virus
Krakvirus S39C11
Kudzu mosaic virus
Kumasi ledantevirus
Kundal coltivirus
Kunsagivirus A
Kunsagivirus B
Kunsagivirus C
Kurthia virus 6
Kwatta sunrhavirus
Kyasanur Forest disease virus
Kyuri green mottle mosaic virus

L

La Crosse orthobunyavirus
La Gloria phlebovirus
La Joya hapavirus
Lacanobia oleracea granulovirus
Lacewing mivirus
Lactobacillus virus ATCC8014
Lactobacillus virus B2
Lactobacillus virus Bacchae
Lactobacillus virus Bromius
Lactobacillus virus c5
Lactobacillus virus Iacchus
Lactobacillus virus Lb
Lactobacillus virus Lb338-1
Lactobacillus virus LBR48
Lactobacillus virus Ld17
Lactobacillus virus Ld25A
Lactobacillus virus Ld3
Lactobacillus virus Ldl1
Lactobacillus virus Lenus
Lactobacillus virus LLKu
Lactobacillus virus LP65
Lactobacillus virus Lpa804
Lactobacillus virus Maenad
Lactobacillus virus Nyseid
Lactobacillus virus P1
Lactobacillus virus phiJL1
Lactobacillus virus phiLdb
Lactobacillus virus SAC12
Lactobacillus virus Satyr
Lactobacillus virus Semele
Lactobacillus virus ViSo2018a
Lactococcus virus 712
Lactococcus virus ASCC191
Lactococcus virus ASCC273
Lactococcus virus ASCC281
Lactococcus virus ASCC465
Lactococcus virus ASCC532
Lactococcus virus Bibb29
Lactococcus virus bIL170
Lactococcus virus bIL67
Lactococcus virus c2
Lactococcus virus CB13
Lactococcus virus CB14
Lactococcus virus CB19
Lactococcus virus CB20
Lactococcus virus jj50
Lactococcus virus KSY1
Lactococcus virus P008
Lactococcus virus P2
Lactococcus virus sk1
Lactococcus virus Sl4
Lactococcus virus WP2
Lagenaria mild mosaic virus
Lagenaria siceraria alphaendornavirus
Lagomorph bocaparvovirus 1
Lagos bat lyssavirus
Laguna Negra orthohantavirus
Laibin mobatvirus
Lake Sinai virus 1
Lake Sinai virus 2
Lama associated gemycircularvirus 1
Lambdaarterivirus afriporav
Lambdapapillomavirus 1
Lambdapapillomavirus 2
Lambdapapillomavirus 3
Lambdapapillomavirus 4
Lambdapapillomavirus 5
Lambdina fiscellaria nucleopolyhedrovirus
Lamium leaf distortion virus
Lamium mild mosaic virus
Landjia hapavirus
Langat virus
Langur virus
Lara phlebovirus
Lasius neglectus virus 1
Lasius neglectus virus 2
Lasius niger virus 1
Lates calcarifer birnavirus
Latino mammarenavirus
Lato River virus
Laurel Lake laulavirus
Lausannevirus
Le Dantec ledantevirus
Leanyer orthobunyavirus
Lebombo virus
Leclercia virus 10164-302
Leek white stripe virus
Leek yellow stripe virus
Leishmania RNA virus 1
Leishmania RNA virus 2
Lelliottia virus phD2B
Lemur associated porprismacovirus 1
Lentinula hubramonavirus
Lentinula lentinuvirus
Leonurus mosaic virus
Lepeophtheirus caligrhavirus
Lepidopteran hudovirus
Lepidopteran iteradensovirus 1
Lepidopteran iteradensovirus 2
Lepidopteran iteradensovirus 3
Lepidopteran iteradensovirus 4
Lepidopteran iteradensovirus 5
Lepidopteran protoambidensovirus 1
Leporid alphaherpesvirus 4
Leptomonas shilevirus
Leptonychotes weddellii polyomavirus 1
Leticia phlebovirus
Lettuce big-vein associated varicosavirus
Lettuce chlorosis virus
Lettuce infectious yellows virus
Lettuce Italian necrotic virus
Lettuce mosaic virus
Lettuce necrotic leaf curl virus
Lettuce necrotic yellows cytorhabdovirus
Lettuce ring necrosis ophiovirus
Lettuce speckles mottle virus
Lettuce virus X
Lettuce yellow mottle cytorhabdovirus
Leucania separata nucleopolyhedrovirus
Leuconostoc virus 1A4
Leuconostoc virus Lmd1
Leuconostoc virus LN03
Leuconostoc virus LN04
Leuconostoc virus LN12
Leuconostoc virus LN25
Leuconostoc virus LN34
Leuconostoc virus LN6B
Leuconostoc virus Ln8
Leuconostoc virus Ln9
Leuconostoc virus LNTR3
Leuconostoc virus P793
Liao ning virus
 Lièvres (Lepus): fibroma virus
Ligustrum necrotic ringspot virus
Ligustrum virus A
Lihan uukuvirus
Lilac leaf chlorosis virus
Lilac ring mottle virus
Lilium henryi Del1 virus
Lily mottle virus
Lily symptomless virus
Lily virus X
Lily virus Y
Limnipivirus A
Limnipivirus B
Limnipivirus C
Limonium flower distortion virus
Lindernia anagallis yellow vein virus
Linepithema humile virus 2
Lishi arlivirus
Lishi mivirus
Lisianthus enation leaf curl virus
Listeria virus A511
Listeria virus AG20
Listeria virus List36
Listeria virus LMSP25
Listeria virus LMTA148
Listeria virus LMTA34
Listeria virus LP048
Listeria virus LP064
Listeria virus LP083-2
Listeria virus LP110
Listeria virus LP114
Listeria virus LP26
Listeria virus LP302
Listeria virus LP37
Listeria virus P100
Listeria virus P70
Listeria virus PSA
Listeria virus WIL1
Little cherry virus 1
Little cherry virus 2
Livupivirus A
Lizard atadenovirus A
Lleida bat lyssavirus
Lloviu cuevavirus
Locusta migratoria entomopoxvirus
Loei River mammarenavirus
Lolium latent virus
Lonchura maja polyomavirus 1
Lone Star bandavirus
Lonestar mivirus
Lonestar zarhavirus
Long-fingered bat hepatitis B virus
Longan witches broom-associated virus
Longquan loanvirus
Lonomia obliqua nucleopolyhedrovirus
Lophuromys jeilongvirus 1
Lophuromys jeilongvirus 2
Lotus corniculatus: enamovirus 1
Louping ill virus
Louse fly mivirus
Loxodonta africana polyomavirus 1
Lucerne Australian latent virus
Lucerne transient streak virus
Lucheng Rn rat coronavirus
Ludopivirus A
Ludwigia yellow vein Vietnam virus
Ludwigia yellow vein virus
Luffa yellow mosaic virus
Lujo mammarenavirus
Lumbo orthbunyavirus
Lumpy skin disease virus
Luna mammarenavirus
Lunk mammarenavirus
Lupinus mosaic virus
Luxi orthohantavirus
Luzerne betanucleorhabdovirus
Luzerne cryptic 1
Luzerne enamovirus 1
Luzerne leaf curl
Mosaïque de la luzerne (Bromoviridae: Alfamovirus)
Luzerne nain cytorhabdovirus
Luzerne S
Lychnis ringspot virus
Lycianthes yellow mosaic virus
Lycodon tobanivirus 1
Lycopersicon esculentum ToRTL1 virus
Lycoris mild mottle virus
Lygus lineolaris virus 1
Lymantria dispar iflavirus 1
Lymantria dispar multiple nucleopolyhedrovirus
Lymantria xylina nucleopolyhedrovirus
Lymphocystis disease virus 1
Lymphocystis disease virus 2
Lymphocystis disease virus 3
Lymphocytic choriomeningitis mammarenavirus
 Lyssavirus de chauve-souris australienne

M

Macaca fascicularis polyomavirus 1
Macaca mulatta polyomavirus 1
Macacine alphaherpesvirus 1
Macacine betaherpesvirus 3
Macacine betaherpesvirus 8
Macacine betaherpesvirus 9
Macacine gammaherpesvirus 10
Macacine gammaherpesvirus 11
Macacine gammaherpesvirus 12
Macacine gammaherpesvirus 4
Macacine gammaherpesvirus 5
Macacine gammaherpesvirus 8
macaque de Tonkean 
Abatino macacapox ⇒  - (Orthopoxvirus)
Macaua orthobunyavirus
Machupo mammarenavirus
Maclura mosaic virus
Macrobrachium satellite virus 1
Macrophomina phaseolina chrysovirus
Macropodid alphaherpesvirus 1
Macropodid alphaherpesvirus 2
Macroptilium bright mosaic virus
Macroptilium common mosaic virus
Macroptilium golden mosaic virus
Macroptilium mosaic Puerto Rico virus
Macroptilium yellow mosaic Florida virus
Macroptilium yellow mosaic virus
Macroptilium yellow spot virus
Macroptilium yellow vein virus
Madariaga virus
Madrid orthobunyavirus
Magnaporthe magoulivirus 1
Magnaporthe oryzae chrysovirus
Magnaporthe oryzae polymycovirus 1
Magnaporthe oryzae virus 1
Magnaporthe oryzae virus 2
Maguari orthobunyavirus
Mahlapitsi orthoreovirus
Main Drain orthobunyavirus
Maize associated pteridovirus
Maize aumaivirus 1
Maize chlorotic dwarf virus
Maize chlorotic mottle virus
Maize dwarf mosaic virus
Maize fine streak gammanucleorhabdovirus
Maize Iranian mosaic alphanucleorhabdovirus
Maize mosaic alphanucleorhabdovirus
Maize necrotic streak virus
Maize rayado fino virus
Maize rough dwarf virus
Maize streak dwarfing virus
Maize streak Reunion virus
Maize streak virus
Maize striate mosaic virus
Maize stripe tenuivirus
Maize white line mosaic virus
Maize yellow dwarf virus RMV
Maize yellow mosaic virus
Maize yellow striate cytorhabdovirus
Maize-associated cytorhabdovirus
Mal de Rio Cuarto virus
Malagasivirus A
Malagasivirus B
Maldonado phlebovirus
Mallard associated gemycircularvirus 1
Mallard associated gemygorvirus 1
Malpais Spring vesiculovirus
Malva mosaic virus
Malva vein clearing virus
Malvastrum bright yellow mosaic virus
Malvastrum leaf curl betasatellite
Malvastrum leaf curl deltasatellite
Malvastrum leaf curl Guangdong betasatellite
Malvastrum leaf curl Philippines virus
Malvastrum leaf curl virus
Malvastrum yellow mosaic alphasatellite
Malvastrum yellow mosaic Cameroon alphasatellite
Malvastrum yellow mosaic Helshire virus
Malvastrum yellow mosaic Jamaica virus
Malvastrum yellow mosaic virus
Malvastrum yellow vein Cambodia virus
Malvastrum yellow vein Honghe virus
Malvastrum yellow vein Lahore virus
Malvastrum yellow vein virus
Malvastrum yellow vein Yunnan virus
Mamastrovirus 1
Mamastrovirus 10
Mamastrovirus 11
Mamastrovirus 12
Mamastrovirus 13
Mamastrovirus 14
Mamastrovirus 15
Mamastrovirus 16
Mamastrovirus 17
Mamastrovirus 18
Mamastrovirus 19
Mamastrovirus 2
Mamastrovirus 3
Mamastrovirus 4
Mamastrovirus 5
Mamastrovirus 6
Mamastrovirus 7
Mamastrovirus 8
Mamastrovirus 9
Mamestra brassicae multiple nucleopolyhedrovirus
Mamestra configurata nucleopolyhedrovirus A
Mamestra configurata nucleopolyhedrovirus B
Mammalian 1 orthobornavirus
Mammalian 2 orthobornavirus
Mammalian orthoreovirus
Mammalian orthorubulavirus 5
Mammalian orthorubulavirus 6
 Mammarenavirus argentin
Mandrilline betaherpesvirus 1
Maladies du manioc:
américain: 
latent virus
brun streak
C
mosaic commune; mosaique Madagascar , alphasatellite
mottle verte
indien: 
mosaique virus
veine mosaique
X
Manitoba hapavirus
Mannheimia virus 1127AP1
Mannheimia virus PHL101
Manzanilla orthobunyavirus
Maporal orthohantavirus
Mapuera orthorubulavirus
Maraba vesiculovirus
Maracuja mosaic virus
Marburg marburgvirus
Marco hapavirus
Mariental mammarenavirus 
 Marine et eau douce:
Virus de la nécrose pancréatique infectieuse
Marine protobacilladnavirus 1
Marinomonas: 
virus CB5A
virus CPP1m
Marituba orthobunyavirus
Marseillevirus marseillevirus
Maruca vitrata nucleopolyhedrovirus
Mashua virus Y
Mason-Pfizer monkey virus
Massilia phlebovirus
Mastomys natalensis polyomavirus 1
Mayaro virus
Meaban virus
Measles morbillivirus
Mediterranean ruda virus
Medjerda phlebovirus
Megakepasma mosaic virus
Megrivirus A
Megrivirus B
Megrivirus C
Megrivirus D
Megrivirus E
Melandrium yellow fleck virus
Melanoplus sanguinipes entomopoxvirus
Melao orthobunyavirus
Meleagrid alphaherpesvirus 1
Meles meles polyomavirus 1
Melochia mosaic virus
Melochia yellow mosaic virus
Melolontha melolontha entomopoxvirus
Melon aphid-borne yellows virus
Melon chlorotic leaf curl virus
Melon chlorotic mosaic alphasatellite
Melon chlorotic mosaic virus
Melon mild mottle virus
Melon necrotic spot virus
Melon rugose mosaic virus
Melon severe mosaic orthotospovirus
Melon tenuivirus
Melon yellow mosaic virus
Melon yellow spot orthotospovirus
Melon yellowing-associated virus
Menangle pararubulavirus
Menghai almendravirus
Mengla dianlovirus
Merino Walk mammarenavirus
Mermet orthobunyavirus
Merremia mosaic Puerto Rico virus
Merremia mosaic virus
Mesocricetus auratus polyomavirus 1
Mesorhizobium virus Lo5R7ANS
Mesta yellow vein mosaic alphasatellite
Mesta yellow vein mosaic Bahraich virus
Microbacterium phage : 
KaiHaiDragon
Microbacterium phage Paschalis
Microbacterium phage Quhwah
Microbacterium : 
virus Appa
virus Armstrong
virus Dismas
virus Eden
virus Eleri
virus Fireman
virus Golden
virus Goodman
virus Hamlet
virus Hendrix
virus Hyperion
virus Ilzat
virus ISF9
 virus Koji
virus Krampus
virus MementoMori
virus Metamorphoo
virus Min1
virus Neferthena
virus OneinaGillian
virus Pikmin
virus RobsFeet
virus Schubert
virus Squash
virus Zeta1847
Microcystis: virus Ma-LMM01
Microhyla letovirus 1
Micromonas pusilla reovirus
Micromonas pusilla virus SP1
Microplitis croceipes bracovirus
Microplitis demolitor bracovirus
Microtus arvalis polyomavirus 1
Middelburg virus
Midway nyavirus
Milk vetch dwarf alphasatellite 1
Milk vetch dwarf alphasatellite 2
Milk vetch dwarf alphasatellite 3
Milk vetch dwarf virus
Millipede wumivirus
Mimivirus-dependent virus Sputnik
Mimivirus-dependent virus Zamilon
Mimosa yellow leaf curl virus
Minatitlan orthobunyavirus
Miniopteran jeilongvirus
Miniopterus africanus polyomavirus 1
Miniopterus associated gemycircularvirus 1
Miniopterus bat coronavirus 1
Miniopterus bat coronavirus HKU8
Miniopterus schreibersii polyomavirus 1
Miniopterus schreibersii polyomavirus 2
Mink circovirus
Mink coronavirus 1
Minovirus A
Menthe : 
veine banding-virus
virus 2
virus 2
virus X
Minto sawgrhavirus
Mirabilis jalapa mottle virus
Mirabilis leaf curl betasatellite
Mirabilis leaf curl virus
Mirabilis mosaic virus
Mirafiori lettuce big-vein ophiovirus
Miscanthus streak virus
Mischivirus A
Mischivirus B
Mischivirus C
Mischivirus D
 Mivirus amblyommae
 Mivirus boleense
 Mivirus changpingense
 Mivirus dermacentoris
 Mivirus genovaense
 Mivirus karukeraense
 Mivirus rhipicephali
 Mivirus suffolkense
 Mivirus wuhanense
Mobala mammarenavirus
Mocis latipes granulovirus
Modoc virus
Mojiang henipavirus
Mokola lyssavirus
Molluscum contagiosum virus
Moloney murine sarcoma virus
Molossus molossus polyomavirus 1
Momordica charantia: jaune mosaïque, betasatellite
Mona Grita phlebovirus
Mongoose associated gemycircularvirus 1
Mongoose associated gemykibivirus 1
Monkeypox virus
Monodontid alphaherpesvirus 1
Monomorium pharaonis virus 1
Monomorium pharaonis virus 2
Montana myotis leukoencephalitis virus
Montano orthohantavirus
Mopeia mammarenavirus
Morelia tobanivirus 1
Morganella virus MmP1
Morganella virus MP2
Moroccan pepper virus
Moroccan watermelon mosaic virus
Morogoro maize-associated alphanucleorhabdovirus
Morreton vesiculovirus
Mosaïque de l'Abutilon (Begomovirus)
Mosaïque de l'Abutilon Bolivia
Mosaïque de l'Abutilon Brazil
Mosaïque de l'Abutilon doré
Mosaïque de l'Alternanthera (Potexvirus) 
Mosavirus A
Mosavirus B
Mosqueiro hapavirus
Mosquito associated circovirus 1
Mosquito associated gemycircularvirus 1
Mosquito mivirus
Mosquito X virus
Mossman narmovirus
Mosso das Pedras virus
Mossuril hapavirus
Motherwort yellow mottle virus
Mothra mobuvirus
Mouche: phasivirus
Mount Elgon bat ledantevirus
Mouse associated cyclovirus 1
Mouse mammary tumor virus
Moussa mousrhavirus
MPoko orthobunyavirus
Muarterivirus afrigant
Mucambo virus
Mud crab virus
Muikkunen hartmanivirus
Muir barhavirus
Mukawa phlebovirus
Mulberry badnavirus 1
Mulberry mosaic dwarf associated virus
Mulberry mosaic leaf roll associated virus
Mulberry ringspot virus
Mulberry vein banding associated orthotospovirus
Mule deerpox virus
Mume virus A
Mungbean yellow mosaic betasatellite
Mungbean yellow mosaic India virus
Mungbean yellow mosaic virus
Munguba phlebovirus
Munia coronavirus HKU13
Mupivirus A
Mûre :
chlorotic ringspot virus
feuille mottle associated emaravirus
veine banding-associated
A, E, F, S, Y
jaune veine-associated
Murid: 
betaherpesvirus: 1, 2, 3, 8
gammaherpesvirus: 4, 7
Murine coronavirus
Murine leukemia virus
Murine mastadenovirus A
Murine mastadenovirus B
Murine mastadenovirus C
Murine orthopneumovirus
Murine respirovirus
Murmansk microtuspox virus
Murray Valley encephalitis virus
Murre uukuvirus
Mus:
Arumowot virus (phlebovirus)
Mus musculus : 
polyomavirus 1
polyomavirus 2
polyomavirus 3
Musca hytrosavirus
Muscina stabulans sigmavirus
Mushroom bacilliform virus
Mustelid gammaherpesvirus 1
Mycobacterium virus : 
244
32HC
Acadian
Adawi
Alice
Alma
Anaya
Angelica
Apizium
Ardmore
Arturo
Astro
Athena
Avani
Babsiella
Backyardigan
Baee
Baka
Bane1
Barnyard
Bask21
Benedict
Bernal13
Bernardo
Bethlehem
Bignuz
Billknuckles
Bongo
Boomer
BPBiebs31
Bron
BrownCNA
Brujita
Bruns
Brusacoram
Butters
Bxb1
Bxz1
Bxz2
Charlie
Che12
Che8
Che9c
Che9d
Chrisnmich
CJW1
Cooper
Corndog
Courthouse
CrimD
Cuco
D29
Dandelion
DeadP
Dlane
Donovan
Doom
Dorothy
DotProduct
Drago
Ericb
Euphoria
Eureka
Faith1
Ff47
Fionnbharth
Firecracker
Fishburne
Fruitloop
Gadjet
Gaia
George
Giles
Gladiator
Godines
Goose
GUmbie
Halo
Hammer
Hawkeye
Heldan
HyRo
I3
Ibhubesi
JAMaL
Jasper
JAWS
JC27
Jebeks
Jeffabunny
JHC117
JoeDirt
KBG
Konstantine
Kostya
Kssjeb
Kugel
L5
Larva
Lesedi
LHTSCC
Liefie
Littlee
Llij
lockley
Lukilu
MacnCheese
Malithi
Manad
Marcell
Marvin
Michelle
Microwolf
Mosmoris
Mozy
Mrgordo
Muddy
Museum
Mutaforma13
Nappy
Nepal
Nigel
Oline
Omega
Optimus
Osmaximus
Pacc40
Packman
Panchino
Papyrus
Patience
PBI1
Peaches
Perseus
Pg1
Phayonce
Phrann
Pipefish
Pipsqueaks
Pixie
Plot
PMC
Porky
Predator
Pukovnik
Pumpkin
Ramsey
Rebeuca
Redi
Redrock
Reprobate
Rey
Ridgecb
Rockstar
RockyHorror
Rosebush
Rumpelstiltskin
Saintus
Sbash
Sebata
 Send513
SG4
Shauna1
Shilan
Sirduracell
Skinnyp
Skipole
Solon
Soto
Spartacus
Stinger
Suffolk
Switzer
SWU1
TA17a
Taj
Thibault
Tiger
Timshel
TM4
Tortellini
Toto
 Trixie
Turbido
Tweety
Twister
 U2
 Vincenzo
Violet
Wee
 Wildcat
Wonder
 Xeno
Yoshi
Zemanar
Mycoplasma virus P1
Mycoreovirus: 1, 2, 3
Mynahpox virus
Myodes coronavirus 2JL14
Myodes glareolus polyomavirus 1
Myodes jeilongvirus
Myodes narmovirus
Myotis lucifugus polyomavirus 1
Myotis ricketti alphacoronavirus Sax-2011
Myriapod: hubavirus, mivirus
Myriotrichia clavaeformis virus a
Myrmica scabrinodis virus 1
Myrobalan latent ringspot virus
Myrropivirus A
Mythimna separata entomopoxvirus
Mythimna unipuncta granulovirus: A, B
Mythimna unipuncta nucleopolyhedrovirus A
Mythimna unipuncta nucleopolyhedrovirus B
myxines (Myxinidae) agnathovirus
Myxococcus virus Mx8
Myxoma virus

N

Nacovirus A
Nairobi sheep disease orthonairovirus
Nangarvirus 1
Naples phlebovirus
Narcissus common latent virus
Narcissus degeneration virus
Narcissus late season yellows virus
Narcissus latent virus
Narcissus mosaic virus
Narcissus yellow stripe virus
Nariva narmovirus
Natrinema virus SNJ1
Ndumu virus
Neckar River virus
Necocli orthohantavirus
Nectarine marafivirus M
Nectarine stem pitting associated virus
Nelson Bay orthoreovirus
Nemesia ring necrosis virus
Neoavian orthoreovirus
Neodiprion lecontei nucleopolyhedrovirus
Neodiprion sertifer nucleopolyhedrovirus
Nerine latent virus
Nerine virus X
Nerine yellow stripe virus
New Jersey vesiculovirus
Newbury 1 virus
Ngaingan hapavirus
Niakha sripuvirus
Nicotiana tabacum Tnt1 virus
Nicotiana tabacum Tto1 virus
Night heron coronavirus HKU19
Nilaparvata lugens honeydew virus 1
Nilaparvata lugens reovirus
Nile crocodilepox virus
Nique phlebovirus
Nishimuro ledantevirus
Nitmarvirus NSV1
Nkolbisson ledantevirus
NL63-related bat coronavirus strain BtKYNL63-9b
Nodamura virus
Nohivirus S31C1
Nonlabens virus P12024L
Nonlabens virus P12024S
Nootka lupine vein clearing virus
Nordland virus
Northcreek ohlsrhavirus
Northern cereal mosaic cytorhabdovirus
Norwalk virus
Norway ixovirus
Nothoscordum mosaic virus
Nova mobatvirus
Ntaya virus
Ntepes phlebovirus
Nuarterivirus guemel
Nudaurelia capensis beta virus
Nudaurelia capensis omega virus
Nyamanini nyavirus
Nyando orthobunyavirus
Nyctalus velutinus alphacoronavirus SC-2013
Nylanderia fulva virus 1

O

Oakvale sunrhavirus
Obodhiang ephemerovirus
Obuda pepper virus
Odonata associated gemycircularvirus 1
Odonata associated gemycircularvirus 2
Odonate anphevirus
Odonate arlivirus
Odonate mivirus
Odonate orthophasmavirus
Odonate peropuvirus
Odontoglossum ringspot virus
Odrenisrou phlebovirus
Oedaleus senegalensis entomopoxvirus
Ohlsdorf ohlsrhavirus
Oinezvirus S37C6
Oita ledantevirus
Okahandja mammarenavirus
Okavirus 1
Okra enation leaf curl alphasatellite
Okra enation leaf curl virus
Okra leaf curl Oman betasatellite
Okra leaf curl Oman virus
Okra mosaic virus
Okra mottle virus
Okra yellow crinkle Cameroon alphasatellite
Okra yellow crinkle virus
Okra yellow mosaic Mexico virus
Oleaceae: Olivier (Olea europaea): 
virus latent des taches annulaires
virus latent 1
virus latent 2 (en)
virus latent 3
virus associé au jaunissement des feuilles
virus de la mosaïque bénigne
Olesicampe benefactor ichnovirus
Olesicampe geniculatae ichnovirus
Olifantsvlei orthobunyavirus
Oligodon snake nidovirus 1
Oliveros mammarenavirus
Omsk hemorrhagic fever virus
Oncorhynchus aquaparamyxovirus
Onion: jaune nain virus
Ononis yellow mosaic virus
Onyong-nyong virus
Operophtera brumata : 
entomopoxvirus
nucleopolyhedrovirus
Ophiostoma : 
mitovirus 3a
Ophiostoma mitovirus 4
Ophiostoma mitovirus 5
Ophiostoma mitovirus 6
Ophiostoma partitivirus 1
Opuntia chlorotic ringspot virus
Opuntia virus X
Orang-outan de Bornéo: simian mousseux
Orchid fleck dichorhavirus
Riviere Ord :  hapavirus
Ordinaire reptarenavirus
Oreillons : orthorubulavirus
Orénoque: orinovirus
Orf virus
Orge : 
mosaic 
bénin
bande mosaic
nain jaune
GPV
kerII
kerIII
MAV
PAS
PAV
SGV
mosaique jaune
striate mosaique jaune (cytorhabdovirus)
Orgyia leucostigma nucleopolyhedrovirus
Orgyia pseudotsugata multiple nucleopolyhedrovirus
Oriboca orthobunyavirus
Orivirus A
Oriximina phlebovirus
Ornithogalum : 
mosaique virus
virus 2
virus 3
Oropouche orthobunyavirus
Orthohepevirus A, B, C, D
Orthopteran : 
anphevirus
miniambidensovirus 1
scindoambidensovirus 1
Orungo virus (en)
Oryctes rhinoceros nudivirus
Oryza : 
Oryza australiensis RIRE1 virus
Oryza longistaminata Retrofit virus
Oryza rufipogon alphaendornavirus
Oryza sativa alphaendornavirus
Oscivirus A
Ostreid herpesvirus 1
Ostreococcus tauri virus OtV5
Otomops martiensseni polyomavirus 1
Otomops martiensseni polyomavirus 2
 Ourmia melon: virus
Ovine: 
atadenovirus D
gammaherpesvirus 2
mastadenovirus A, B, C
Oxalis yellow vein virus
Oxbow orthohantavirus
Oxyplax ochracea: nucleopolyhedrovirus

P

La côte Pacifique : uukuvirus
Pacui pacuvirus
Paenibacillus : 
Diva
Harrison
Hb10c2
Lily
Rani
Shelly
Sitara
Tripp
Vegas
Willow
Pagavirus S05C849
Pagoda yellow mosaic associated
Paguronivirus 1
Palmarnavirus 128
Palmarnavirus 156
Palmarnavirus 473
Palyam 
Pan troglodytes polyomavirus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Panax Y
Pangola stunt 
Panicum mosaic 
Panicum papanivirus 1
Panicum streak 
Panine alphaherpesvirus 3
Panine betaherpesvirus 2
Panine gammaherpesvirus 1
Pantoea AAS23
Pantoea LIMElight
Pantoea LIMEzero
Pantoea Vid5
Papaver somniferum : (Pavot somnifère) mosaique virus
Papaya cytorhabdovirus
Papaya leaf crumple 
Papaya leaf curl betasatellite
Papaya leaf curl China betasatellite
Papaya leaf curl China 
Papaya leaf curl Guandong 
Papaya leaf curl India betasatellite
Papaya leaf curl
Papaya leaf distortion mosaic
Papaya lethal yellowing
Papaya mosaic
Papaya ringspot
Papiine alphaherpesvirus 2
Papiine betaherpesvirus 3
Papiine betaherpesvirus 4
Papiine gammaherpesvirus 1
Papio cynocephalus polyomavirus 1
Papio cynocephalus polyomavirus 2
Papillon fleur:  mosaïque
Papillomaviridae:
Dyo-φ-papillomavirus 1
Dyo-γ-papillomavirus 1
Dyo-ε-papillomavirus 1
Dyo-η-papillomavirus 1
Dyo-ι-papillomavirus 1
Dyo-ι-papillomavirus 2
Dyo-κ-papillomavirus 1
Dyo-κ-papillomavirus 2
Dyo-κ-papillomavirus 3
Dyo-κ-papillomavirus 4
Dyo-κ-papillomavirus 5
Dyo-λ-papillomavirus 1
Dyo-μ-papillomavirus 1
Dyo-ν-papillomavirus 1
Dyo-ω-papillomavirus 1
Dyo-ο-papillomavirus 1
Dyo-phipapillomavirus 1
Dyo-π-papillomavirus 1
Dyo-ψ-papillomavirus 1
Dyo-ρ-papillomavirus 1
Dyo-σ-papillomavirus 1
Dyo-τ-papillomavirus 1
Dyo-θ-papillomavirus 1
Dyo-υ-papillomavirus 1
Dyo-ξ-papillomavirus 1
Dyo-ξ-papillomavirus 2
Dyo-ζ-papillomavirus 1
Phipapillomavirus 1
π-papillomavirus 1
π-apillomavirus 2
ο-papillomavirus 1
Nupapillomavirus 1
Rhopapillomavirus 1
Rhopapillomavirus 2
Sigmapapillomavirus 1
Taupapillomavirus 1
Taupapillomavirus 2
Taupapillomavirus 3
Taupapillomavirus 4
Thetapapillomavirus 1
Upsilonpapillomavirus 1
Upsilonpapillomavirus 2
Upsilonpapillomavirus 3
Xipapillomavirus 1
Xipapillomavirus 2
Xipapillomavirus 3
Xipapillomavirus 4
Xipapillomavirus 5
ζ-arterivirus ugarco 1
ζ-papillomavirus 1
ω-papillomavirus 1
α-papillomavirus: I, X, XI, XII, XIII, XIV, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX
β-papillomavirus 1, 2, 3, 4, 5, 6
γ-papillomavirus (en) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ε-papillomavirus 1
ε-papillomavirus 2
γ-papillomavirus 1
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Iotapapillomavirus 1, 2
Kappapapillomavirus 1
Kappapapillomavirus 2
Mupapillomavirus 1
Mupapillomavirus 2
Mupapillomavirus 3
Paprika mild mottle
Parabovirus A
Parabovirus B
Parabovirus C
Paracoccus Shpa
Paraguayan mammarenavirus
Paramecium bursaria Chlorella 1
Paramecium bursaria Chlorella A1
Paramecium bursaria Chlorella AL1A
Paramecium bursaria Chlorella AL2A
Paramecium bursaria Chlorella BJ2C
Paramecium bursaria Chlorella CA4A
Paramecium bursaria Chlorella CA4B
Paramecium bursaria Chlorella IL3A
Paramecium bursaria Chlorella NC1A
Paramecium bursaria Chlorella NE8A
Paramecium bursaria Chlorella NY2A
Paramecium bursaria Chlorella NYs1
Paramecium bursaria Chlorella SC1A
Paramecium bursaria Chlorella XY6E
Paramecium bursaria Chlorella XZ3A
Paramecium bursaria Chlorella XZ4A
Paramecium bursaria Chlorella XZ4C
Parechovirus A
Parechovirus B
Parechovirus C
Parechovirus D
Parechovirus E
Parechovirus F
Pariacoto 
Parietaria mottle 
Paris mosaic necrosis 
Parrot hepatitis B 
Parry Creek hapavirus
Parsnip mosaic
Parsnip yellow fleck 
Pasivirus A
Paspalum dilatatum striate mosaic 
Paspalum striate mosaic
Passeriform 1 orthobornavirus
Passeriform 2 orthobornavirus
Passerivirus A
Passerivirus B
Passiflora chlorosis
Passiflora edulis symptomless
Passiflora latent
Passion fruit mosaic
Passion fruit woodiness
Passion fruit yellow mosaic
Passionfruit leaf curl 
Passionfruit leaf distortion
Passionfruit severe leaf distortion 
Pastèque Algérien: mosaïque
Pasteurella F108
Pasteurella PHB01
Pasteurella PHB02
Patois orthobunyavirus
Pavonia mosaic 
Pavonia yellow mosaic 
 PEA (peste équine africaine) (Reoviridae: Orbivirus)
Peach chlorotic mottle 
Peach latent mosaic viroid
Peach marafivirus D
Peach mosaic 
Peach rosette mosaic 
Peanut chlorotic streak 
Peanut clump 
Peanut mottle
Peanut stunt
Peanut yellow mosaic
Pear blister canker viroid
Peaton orthobunyavirus
Pecan mosaic-associated
Pectinobacterium CBB
Pectinobacterium PEAT2
Pectobacterium Arno160
Pectobacterium CB5
Pectobacterium Clickz
Pectobacterium DUPPII
Pectobacterium DUPPV
Pectobacterium fM1
Pectobacterium Gaspode
Pectobacterium Jarilo
Pectobacterium Khlen
Pectobacterium Koot
Pectobacterium Lelidair
Pectobacterium My1
Pectobacterium Nobby
Pectobacterium Peat1
Pectobacterium phiTE
Pectobacterium Phoria
Pectobacterium PM1
Pectobacterium PP1
Pectobacterium PP101
Pectobacterium PP16
Pectobacterium PP2
Pectobacterium PP47
Pectobacterium PP74
Pectobacterium PP81
Pectobacterium PP90
Pectobacterium PP99
Pectobacterium PPWS1
Pectobacterium PPWS2
Pectobacterium PPWS4
Pectobacterium Zenivior
Pedilanthus leaf curl alphasatellite
Pedilanthus leaf curl 
Pediococcus cIP1
Pedosvirus S28C3
Pegivirus A
Pegivirus B
Pegivirus C
Pegivirus D
Pegivirus E
Pegivirus F
Pegivirus G
Pegivirus H
Pegivirus I
Pegivirus J
Pegivirus K
Pekhitvirus S04C24
Pelagibacter HTVC011P
Pelagibacter HTVC019P
Pelagivirus S35C6
Pelargonium chlorotic ring pattern
Pelargonium flower break
Pelargonium leaf curl
Pelargonium line pattern
Pelargonium necrotic spot
Pelargonium ringspot
Pelargonium zonate spot
Pemapivirus A
Pena Blanca phlebovirus
Penguin siadenovirus A
Penguinpox 
Penicillium brevicompactum
Penicillium chrysogenum
Penicillium cyaneofulvum
Penicillium digitatum polymycovirus 1
Penicillium janczewskii chrysovirus 1
Penicillium janczewskii chrysovirus 2
Penicillium stoloniferum F
Penicillium stoloniferum S
Penicillum brevicompactum polymycovirus 1
Pennisetum mosaic 
Pepino mosaic 
Pepo aphid-borne yellows 
Pepper chat fruit viroid
Pepper chlorotic spot orthotospovirus
Pepper cryptic 1
Pepper cryptic 2
Pepper golden mosaic virus
Pepper huasteco yellow vein 
Pepper leaf curl Bangladesh 
Pepper leaf curl Lahore 
Pepper leaf curl 
Pepper leaf curl Yunnan 
Pepper leafroll 
Pepper mild mottle 
Pepper mottle 
Pepper ringspot 
Pepper severe mosaic 
Pepper vein yellows 1
Pepper vein yellows 2
Pepper vein yellows 3
Pepper vein yellows  4
Pepper vein yellows  5
Pepper vein yellows  6
Pepper veinal mottle 
Pepper yellow leaf curl Aceh 
Pepper yellow leaf curl Indonesia
Pepper yellow leaf curl Indonesia  2
Pepper yellow leaf curl Thailand 
Pepper yellow leaf curl 
Pepper yellow mosaic 
Pepper yellow vein Mali 
Perch perhabdovirus
Peridroma saucia nucleopolyhedrovirus
Perigonia lusca nucleopolyhedrovirus
Perina nuda 
Perinet vesiculovirus
Persea americana alphaendornavirus 1
Persea americana chrysovirus
Persimmon cytorhabdovirus
Persimmon  B
Peru tomato mosaic
Peruvian horse sickness
Pestivirus A
Pestivirus B
Pestivirus C
Pestivirus D
Pestivirus E
Pestivirus F
Pestivirus G
Pestivirus H
Pestivirus I
Pestivirus J
Pestivirus K
Petunia asteroid mosaic 
Petunia vein banding 
Petunia vein clearing 
Pfaffia mosaic
Phaius X
Phanerotoma flavitestacea bracovirus
Phaseolus vulgaris alphaendornavirus 1
Phaseolus vulgaris alphaendornavirus 2
Phaseolus vulgaris alphaendornavirus 3
Phaseolus vulgaris Tpv2-6
Phasi Charoen-like phasivirus
Philosamia cynthia x ricini 
Phlomis mottle 
Phlox B
Phlox M
Phlox S
Phnom Penh bat 
Phocid alphaherpesvirus 1
Phocid gammaherpesvirus 2
Phocid gammaherpesvirus 3
Phocine morbillivirus
Pholetesor ornigis bracovirus
Phormidium virus WMP3
Phormidium virus WMP4
Phthorimaea operculella granulovirus
Phyllosphere sclerotimonavirus
Physalis mottle virus
Physarum polycephalum Tp1 virus
Physostegia chlorotic mottle alphanucleorhabdovirus
Phytophthora alphaendornavirus 1
Pidgey pidchovirus
Pigeon aviadenovirus A
Pigeon aviadenovirus B
Pigeon circovirus
Pigeonpea sterility mosaic emaravirus 1
Pigeonpea sterility mosaic emaravirus 2
Pigeonpox virus
Pike fry sprivivirus
Pilayella littoralis 1
Piliocolobus badius polyomavirus 1
Piliocolobus rufomitratus polyomavirus 1
Pillworm peropuvirus
Piment alphaendornavirus
Pineapple bacilliform CO 
Pineapple bacilliform ER 
Pineapple mealybug wilt-associated 1
Pineapple mealybug wilt-associated 2
Pineapple mealybug wilt-associated 3
Pinniped bocaparvovirus 1
Pinniped bocaparvovirus 2
Pinniped copiparvovirus 1
Pinniped dependoparvovirus 1
Pinniped erythroparvovirus 1
Piper yellow mottle 
Pipistrellus chauve-souris coronavirus HKU5
Pipistrellus kuhlii coronavirus 3398
Pirital mammarenavirus
Piry vesiculovirus
Piscihepevirus A
Piscine novirhabdovirus
Piscine orthoreovirus
Pistachio ampelovirus A
Pistacia emaravirus B
Pitaya X
Pixuna 
Planalto mammarenavirus
Planidovirus 1
Plantago asiatica mosaic 
Plantago lanceolata latent 
Plantago mottle 
Plantain X
Platycodon mild mottle 
Platyrrhini mastadenovirus A
Plautia stali intestine
Pleione virus Y
Pleurotus ostreatus 1
Plodia interpunctella granulovirus
Plum bark necrosis stem pitting-associated 
Plumeria mosaic
Plutella xylostella granulovirus
Poa semilatent
Poaceae associated gemycircularvirus 1
Podivirus S05C243
Podovirus Lau218
Poecivirus A
Poinsettia latent 
Poinsettia mosaic
Pois early-browning 
Pois enation mosaic 1
Pois enation mosaic 2
Pois verte mottle 
Pois feille distortion 
Pois mild mosaic 
Pois necrotique yellow dwarf alphasatellite 1
Pois necrotique yellow dwarf alphasatellite 2
Pois necrotique yellow dwarf 
Pois seed-borne mosaic 
Pois stem necrosis 
Pois streak 
Pois jaune stunt
Poisson:
Virus de la nécrose infectieuse de la rate et des reins (iridovirus)
Poivron alphaendornavirus
Poivron tache
Pokeweed mosaic 
Polaire ours mastadenovirus A
Polaribacter virus P12002L
Polaribacter virus P12002S
Polygonum ringspot orthotospovirus
Pomme associated luteovirus
Pomme dimple frut viroid
Pomme hammerhead viroid
Pomme latent spherical 
Pomme luteovirus 1
Pomme mosaic
Pomme rubodvirus 1
Pomme rubodvirus 2
Pomme cicatrice peau viroid
Pomme stem grooving 
Pomme stem pitting 
Pomme de terre de l'aire ampelovirus 1
Pomme de terre aucuba mosaic 
Pomme de terre noir cercle-tache
Pomme de terre  latent
Pomme de terre  leafroll 
Pomme de terre mop-top 
Pomme de terre necrosis 
Pomme de terre spindle tuber viroid
Pomme de terre A
Pomme de terre B
Pomme de terre H
Pomme de terre M
Pomme de terre P
Pomme de terre S
Pomme de terre T
Pomme de terre U
Pomme de terre V
Pomme de terre  X
Pomme de terre Y
Pomme de terre jaune blotch
Pomme de terre jaune nain alphanucleorhabdovirus
Pomme de terre jaune mosaic Panama 
Pomme de terre jaune mosaic 
Pomme de terre veine jaune
 Virus des taches chlorotiques du pommier
Pomona chauve-souris hepatitis B virus
Pongine gammaherpesvirus 2
Pongo abelii polyomavirus 1
Pongo pygmaeus polyomavirus 1
Poplar mosaic 
Porcine associated gemycircularvirus 1
Porcine associated gemycircularvirus 2
Porcine associated porprismacovirus 1
Porcine associated porprismacovirus 10
Porcine associated porprismacovirus 2
Porcine associated porprismacovirus 3
Porcine associated porprismacovirus 4
Porcine associated porprismacovirus 5
Porcine associated porprismacovirus 6
Porcine associated porprismacovirus 7
Porcine associated porprismacovirus 8
Porcine associated porprismacovirus 9
Porcine circovirus 1
Porcine circovirus 2
Porcine circovirus 3
Porcine epidemic diarrhea 
Porcine mastadenovirus A
Porcine mastadenovirus B
Porcine mastadenovirus C
Porcine orthorubulavirus
Porcine respirovirus 1
Porcine torovirus
Porcine type-C oncovirus
 PorCoV HKU15 (Coronavirus)
Possum atadenovirus A
Potamipivirus A
Potamipivirus B
Pothos latent
Potosi orthobunyavirus
Pouzolzia dore mosaic
Pouzolzia mosaic Guangdong
Pouzolzia jaune mosaic
Powassan
Powvirus S08C41
 PPA (peste porcine africaine) (Asfivirus, un virus à acide désoxyribonucléique double-brin)
Precarious Point uukuvirus
Premna feuille curl virus
Primate bocaparvovirus 1
Primate bocaparvovirus 2
Primate erythroparvovirus 1
Primate erythroparvovirus 2
Primate erythroparvovirus 3
Primate erythroparvovirus 4
Primate loriparvovirus 1
Primate protoparvovirus 1
Primate protoparvovirus 2
Primate protoparvovirus 3
Primate protoparvovirus 4
Primate T-lymphotropic 1
Primate T-lymphotropic 2
Primate T-lymphotropic 3
Primate tetraparvovirus 1
Primula malacoides 1
Privet idaeovirus
Privet cercle-tache
Prochlorococcus 951510a
Prochlorococcus MED4-213
Prochlorococcus NATL1A7
Prochlorococcus NATL2A133
Prochlorococcus PGSP1
Prochlorococcus PHM1
Prochlorococcus PHM2
Prochlorococcus PSSM2
Prochlorococcus PSSM7
Prochlorococcus PSSP10
Prochlorococcus PSSP3
Prochlorococcus PSSP7
Prochlorococcus PTIM40
Prochlorococcus SS120-1
Prochlorococcus Syn1
Prochlorococcus Syn33
Procyon lotor polyomavirus 1
Procyon lotor polyomavirus 2
Propionibacterium Anatole
Propionibacterium ATCC29399BC
Propionibacterium ATCC29399BT
Propionibacterium Attacne
Propionibacterium B22
Propionibacterium B3
Propionibacterium B5
Propionibacterium Doucette
Propionibacterium E6
Propionibacterium G4
Propionibacterium Keiki
Propionibacterium Kubed
Propionibacterium Lauchelly
Propionibacterium MrAK
Propionibacterium Ouroboros
Propionibacterium P1.1
Propionibacterium P1001
Propionibacterium P100A
Propionibacterium P100D
Propionibacterium P101A
Propionibacterium P104A
Propionibacterium P105
Propionibacterium P144
Propionibacterium P91
Propionibacterium PA6
Propionibacterium Pacnes201215
Propionibacterium PAD20
Propionibacterium PAS50
Propionibacterium PFR1
Propionibacterium PHL009M11
Propionibacterium PHL025M00
Propionibacterium PHL037M02
Propionibacterium PHL041M10
Propionibacterium PHL060L00
Propionibacterium PHL067M01
Propionibacterium PHL070N00
Propionibacterium PHL071N05
Propionibacterium PHL082M03
Propionibacterium PHL092M00
Propionibacterium PHL095N00
Propionibacterium PHL111M01
Propionibacterium PHL112N00
Propionibacterium PHL113M01
Propionibacterium PHL114L00
Propionibacterium PHL116M00
Propionibacterium PHL117M00
Propionibacterium PHL117M01
Propionibacterium PHL132N00
Propionibacterium PHL141N00
Propionibacterium PHL151M00
Propionibacterium PHL151N00
Propionibacterium PHL152M00
Propionibacterium PHL163M00
Propionibacterium PHL171M01
Propionibacterium PHL179M00
Propionibacterium PHL194M00
Propionibacterium PHL199M00
Propionibacterium PHL301M00
Propionibacterium PHL308M00
Propionibacterium Pirate
Propionibacterium Procrass1
Propionibacterium SKKY
Propionibacterium Solid
Propionibacterium Stormborn
Propionibacterium Wizzo
Prospect Hill orthohantavirus
Protapanteles paleacritae bracovirus
Proteus Isfahan
Proteus PM116
Proteus PM135
Proteus PM16
Proteus Pm5460
Proteus PM75
Proteus PM85
Proteus PM93
Proteus Stubb
Providence 
Providencia PR1
Providencia PS3
Prune dwarf
Prune pox
Prunus latent
Prunus necrotic ringspot
Prunus F
Prunus T
Pseudoalteromonas C5a
Pseudoalteromonas Cr39582
Pseudoalteromonas J2-1
Pseudoalteromonas PM2
Pseudocowpox 
Pseudomonas 119X
Pseudomonas 130-113
Pseudomonas 141
Pseudomonas 15pyo
Pseudomonas 17A
Pseudomonas 22PfluR64PP
Pseudomonas 42
Pseudomonas 73
Pseudomonas Ab03
Pseudomonas Ab05
Pseudomonas Ab09
Pseudomonas Ab18
Pseudomonas Ab19
Pseudomonas Ab22
Pseudomonas Ab26
Pseudomonas Ab28
Pseudomonas ABTNL
Pseudomonas Achelous
Pseudomonas Alpheus
Pseudomonas Andromeda
Pseudomonas B3
Pseudomonas virus Bf7
Pseudomonas virus Bjorn
Pseudomonas virus C171
Pseudomonas virus CAb02
Pseudomonas virus CAb1
Pseudomonas virus CEBDP1
Pseudomonas virus CHU
Pseudomonas virus D3
Pseudomonas virus D3112
Pseudomonas virus DL60
Pseudomonas virus DL62
Pseudomonas virus DL68
Pseudomonas virus DMS3
Pseudomonas virus Dobby
Pseudomonas virus E215
Pseudomonas virus E217
Pseudomonas virus EL
Pseudomonas virus F116
Pseudomonas virus f2
Pseudomonas virus F8
Pseudomonas virus FHA0480
Pseudomonas virus G1
Pseudomonas virus gh1
Pseudomonas virus H66
Pseudomonas virus Henninger
Pseudomonas virus IBBPF7A
Pseudomonas virus JBD67
Pseudomonas virus JD18
Pseudomonas virus JG004
Pseudomonas virus JG024
Pseudomonas virus Kakheti25
Pseudomonas virus kF77
Pseudomonas virus KIL2
Pseudomonas virus KIL4
Pseudomonas virus KNP
Pseudomonas virus KPP10
Pseudomonas virus KPP12
Pseudomonas virus KPP21
Pseudomonas virus KPP25
Pseudomonas virus KTN6
Pseudomonas virus Lana
Pseudomonas virus LBL3
Pseudomonas virus LIT1
Pseudomonas virus LKA1
Pseudomonas virus LKD16
Pseudomonas virus LKO4
Pseudomonas virus LMA2
Pseudomonas virus LPB1
Pseudomonas virus LUZ19
Pseudomonas virus LUZ24
Pseudomonas virus LUZ7
Pseudomonas virus M6
Pseudomonas virus MAG1
Pseudomonas virus MP1412
Pseudomonas virus MP22
Pseudomonas virus MP29
Pseudomonas virus MP38
Pseudomonas virus MPK6
Pseudomonas virus MPK7
Pseudomonas virus Nerthus
Pseudomonas virus NFS
Pseudomonas virus NH4
Pseudomonas virus nickie
Pseudomonas virus Njord
Pseudomonas virus Noxifer
Pseudomonas virus NP1
Pseudomonas virus NV1
Pseudomonas virus NV3
Pseudomonas virus PA10
Pseudomonas virus PA1KOR
Pseudomonas virus PA26
Pseudomonas virus PA5
Pseudomonas virus PA7
Pseudomonas virus PAA2
Pseudomonas virus PaBG
Pseudomonas virus PAE1
Pseudomonas virus PAKP1
Pseudomonas virus PAKP2
Pseudomonas virus PAKP3
Pseudomonas virus PAKP4
Pseudomonas virus PaMx11
Pseudomonas virus PaMx25
Pseudomonas virus PaMx28
Pseudomonas virus PaMx74
Pseudomonas virus PaP1
Pseudomonas virus PaP3
Pseudomonas virus PaP4
Pseudomonas virus PAXYB1
Pseudomonas virus PB1
Pseudomonas virus Pf1
Pseudomonas virus Pf10
Pseudomonas virus pf16
Pseudomonas virus Pf1ERZ2017
Pseudomonas virus Pf3
Pseudomonas virus PFP1
Pseudomonas virus phCDa
Pseudomonas virus phi12
Pseudomonas virus phi13
Pseudomonas virus Phi15
Pseudomonas virus phi2954
Pseudomonas virus phi3
Pseudomonas virus phi6
Pseudomonas virus phi8
Pseudomonas virus phiCTX
Pseudomonas virus phiKMV
Pseudomonas virus phiKZ
Pseudomonas virus phiMK
Pseudomonas virus phiNN
Pseudomonas virus PhiPsa17
Pseudomonas virus PhiPSA2
Pseudomonas virus PhiS1
Pseudomonas virus phiYY
Pseudomonas virus PM105
Pseudomonas virus PMBT3
Pseudomonas virus PMG1
Pseudomonas virus PMW
Pseudomonas virus PollyC
Pseudomonas virus PPPL1
Pseudomonas virus PPpW4
Pseudomonas virus PR4
Pseudomonas virus PRD1
Pseudomonas virus PS24
Pseudomonas virus PS44
Pseudomonas virus Psa374
Pseudomonas virus PspYZU08
Pseudomonas virus PT2
Pseudomonas virus PT5
Pseudomonas virus R18
Pseudomonas virus RLP
Pseudomonas virus shl2
Pseudomonas virus SL2
Pseudomonas virus SM1
Pseudomonas virus SN
Pseudomonas virus tabernarius
Pseudomonas virus tf
Pseudomonas virus TL
Pseudomonas virus UFVP2
Pseudomonas virus uligo
Pseudomonas virus UNOSLW1
Pseudomonas virus VCM
Pseudomonas virus VSW3
Pseudomonas virus WRT
Pseudomonas virus Yua
Pseudomonas virus Zigelbrucke
Pseudoplusia includens virus
Psimunavirus psiM2
Psipapillomavirus I
Psipapillomavirus II
Psipapillomavirus III
Psittacid alphaherpesvirus I
Psittaciform 1 orthobornavirus
Psittaciform 2 orthobornavirus
Psittacine atadenovirus A
Psittacine aviadenovirus B
Psittacine aviadenovirus C
Psittacinepox virus
Pteromalus puparum peropuvirus
Pteronotus davyi polyomavirus I
Pteronotus parnellii polyomavirus I
Pteropodid alphaherpesvirus I
Pteropox virus
Pteropus associated gemycircularvirus I
Pteropus associated gemycircularvirus X
Pteropus associated gemycircularvirus II
Pteropus associated gemycircularvirus III
Pteropus associated gemycircularvirus IIII
Pteropus associated gemycircularvirus V
Pteropus associated gemycircularvirus VI
Pteropus associated gemycircularvirus VII
Pteropus associated gemycircularvirus VIII
Pteropus associated gemycircularvirus IX
Pteropus associated gemygorvirus I
Pteropus associated gemykibivirus I
Pteropus associated gemykolovirus I
Pteropus associated gemykolovirus II
Pteropus vampyrus polyomavirus I
Ptyasnivirus I
Chicken anemia
Pois-chique: chlorosis, Australia , dwarf, stunt, redleaf, stunt disease, yellow dwarf, yellows
Poulet: 
cyclovirus 1,2
gemycircularvirus 1,2
huchismacovirus 1,2
Puceron mortel paralysie
Puerto Almendras almendravirus
Puma lentivirus
Pumpkin polerovirus
Pumpkin jaune mosaic virus
Punique phlebovirus
Punta Toro phlebovirus
Puumala orthohantavirus
Pygoscelis adeliae polyomavirus I
Pyrobaculum filamentous virus I
Pyrobaculum spherical virus
Pyrrhula pyrrhula polyomavirus I
Python royal (regius): nidovirus 1

Q

Qalyub orthonairovirus
Qingling orthophasmavirus
Quail pea mosaic virus
Quailpox virus
Quaranfil quaranjavirus
Queensland carbovirus
Quezon mobatvirus

R

Rabbit associated gemykroznavirus 1
Rabbit fibroma virus
Rabbit hemorrhagic disease virus
Rabies lyssavirus
Rabovirus A
Rabovirus B
Rabovirus C
Rabovirus D
Raccoonpox virus
Radi vesiculovirus
Radish leaf curl virus
Radish mosaic virus
Radish yellow edge virus
Rafivirus A
Rafivirus B
Rafivirus C
Raifort (Armoracia rusticana) : 
curly top virus
latent virus
Ralstonia virus Ap1
Ralstonia virus DURPI
Ralstonia virus ITL1
Ralstonia virus PE226
Ralstonia virus RP12
Ralstonia virus RPSC1
Ralstonia virus RS551
Ralstonia virus RS603
Ralstonia virus RSA1
Ralstonia virus RSB1
Ralstonia virus RSB2
Ralstonia virus RSB3
Ralstonia virus RSF1
Ralstonia virus RSJ2
Ralstonia virus RSJ5
Ralstonia virus RSL1
Ralstonia virus RSL2
Ralstonia virus RSM1
Ralstonia virus RSM3
Ralstonia virus RsoP1EGY
Ralstonia virus RsoP1IDN
Ralstonia virus RSPI1
Ralstonia virus RSPII1
Ralstonia virus RSS1
Ralstonia virus RSY1
Ramie mosaic Yunnan virus
Ranid herpesvirus 1
Ranid herpesvirus 2
Ranid herpesvirus 3
Ranunculus leaf distortion virus
Ranunculus mild mosaic virus
Ranunculus mosaic virus
Ranunculus white mottle ophiovirus
Raoultella virus RP180
Raphanus sativus chrysovirus
Raptor siadenovirus A
Raspberry bushy dwarf virus
Raspberry leaf blotch emaravirus
Raspberry leaf mottle virus
Raspberry ringspot virus
Raspberry vein chlorosis cytorhabdovirus
Rat associated gemycircularvirus 1
Rat associated porprismacovirus 1
Rattail cactus necrosis-associated virus
Rattus norvegicus polyomavirus 1
Rattus norvegicus polyomavirus 2
Raven circovirus
Recovirus A
Red clover associated luteovirus
Red clover cryptic virus 2
Red clover mottle virus
Red clover necrotic mosaic virus
Red clover vein mosaic virus
Red deerpox virus
Redbud yellow ringspot-associated emaravirus
Redspotted grouper nervous necrosis virus
Rehmannia mosaic virus
Rehmannia virus 1
Reptile sunshinevirus 1
Reptilian ferlavirus
Reptilian orthoreovirus
Reston ebolavirus
Reticuloendotheliosis virus
Rheinheimera virus Barba18A
Rheinheimera virus Barba19A
Rheinheimera virus Barba21A
Rheinheimera virus Barba5S
Rheinheimera virus Barba8S
Rhesus macaque simian foamy virus
Rhinolophus associated gemykibivirus 1
Rhinolophus associated gemykibivirus 2
Rhinolophus bat coronavirus HKU2
Rhinolophus ferrumequinum alphacoronavirus HuB-2013
Rhinovirus A
Rhinovirus B
Rhinovirus C
Rhizidiomyces virus
Rhizobium virus P106B
Rhizobium virus RHEph01
Rhizobium virus RHEph02
Rhizobium virus RHEph08
Rhizobium virus RHEph09
Rhizobium virus RHEph4
Rhizoctonia cerealis alphaendornavirus 1
Rhizoctonia magoulivirus 1
Rhizoctonia solani alphaendornavirus 2
Rhizoctonia solani virus 717
Rhizosolenia setigera RNA virus 01
Rhodobacter virus RcCronus
Rhodobacter virus RcSpartan
Rhodobacter virus RcTitan
Rhodococcus virus Pepy6
Rhodococcus virus Poco6
Rhodococcus virus RER2
Rhodococcus virus RGL3
Rhodococcus virus Trina
Rhodococcus virus Weasel
Rhododendron virus A
Rhopalanthe virus Y
Rhopalosiphum padi virus
Rhynchobatus djiddensis polyomavirus 1
Rhynchosia golden mosaic Havana virus
Rhynchosia golden mosaic Sinaloa virus
Rhynchosia golden mosaic virus
Rhynchosia mild mosaic virus
Rhynchosia rugose golden mosaic virus
Rhynchosia yellow mosaic betasatellite
Rhynchosia yellow mosaic India virus
Rhynchosia yellow mosaic virus
Ribes americanum virus A
Ribgrass mosaic virus
Rice black streaked dwarf virus
Rice dwarf virus
Rice gall dwarf virus
Rice grassy stunt tenuivirus
Rice hoja blanca tenuivirus
Rice latent virus 1
Rice latent virus 2
Rice necrosis mosaic virus
Rice ragged stunt virus
Rice stripe mosaic cytorhabdovirus
Rice stripe necrosis virus
Rice stripe tenuivirus
Rice tungro bacilliform virus
Rice tungro spherical virus
Rice yellow mottle virus
Rice yellow stunt alphanucleorhabdovirus
Rift Valley fever phlebovirus
Rinderpest morbillivirus
Rio Bravo virus
Rio Chico almendravirus
Rio Grande phlebovirus
Rio Negro virus
Rio Preto da Eva pacuvirus
Riverside ohlsrhavirus
Rochambeau curiovirus
Rockport orthohantavirus
Rodent associated circovirus 1
Rodent associated circovirus 2
Rodent associated circovirus 3
Rodent associated circovirus 4
Rodent associated circovirus 5
Rodent associated circovirus 6
Rodent associated circovirus 7
Rodent associated cyclovirus 1
Rodent associated cyclovirus 2
Rodent bocaparvovirus 1
Rodent bocaparvovirus 2
Rodent chaphamaparvovirus 1
Rodent chaphamaparvovirus 2
Rodent dependoparvovirus 1
Rodent dependoparvovirus 2
Rodent erythroparvovirus 1
Rodent protoparvovirus 1
Rodent protoparvovirus 2
Rodent protoparvovirus 3
Rohelivirus A
Rosa rugosa leaf distortion virus
Rosavirus A
Rosavirus B
Rosavirus C
Rose leaf curl betasatellite
Rose leaf curl virus
Rose leaf rosette-associated virus
Rose rosette emaravirus
Rose spring dwarf-associated virus
Rose yellow mosaic virus
Rose yellow vein virus
Rosellinia necatrix betaendornavirus 1
Rosellinia necatrix megabirnavirus 1
Rosellinia necatrix partitivirus 2
Rosellinia necatrix quadrivirus 1
Rosellinia necatrix victorivirus 1
Rosellinia necatrix virus 1
Roseobacter virus RDJL1
Roseobacter virus RDJL2
Roseobacter virus SIO1
Ross River virus
Rotavirus
Rotavirus A
Rotavirus B
Rotavirus C
Rotavirus D
Rotavirus F
Rotavirus G
Rotavirus H
Rotavirus I
Rotavirus J
Rotifer birnavirus
Rottboellia yellow mottle virus
Rotterdam reptarenavirus
Roundleaf bat hepatitis B virus
Rous sarcoma virus
Rousettus aegyptiacus polyomavirus 1
Rousettus bat coronavirus GCCDC1
Rousettus bat coronavirus HKU9
Royal Farm virus
Rubella virus
Rubus canadensis virus 1
Rubus yellow net virus
Rudbeckia flower distortion virus
Rukutama uukuvirus
Ryegrass cryptic virus
Ryegrass mosaic virus
Ryegrass mottle virus
Ryukyu mammarenavirus

S

Sabo orthobunyavirus
Saboya virus
Sacbrood virus
Saccharomyces 20S RNA narnavirus
Saccharomyces 23S RNA narnavirus
Saccharomyces cerevisiae Ty1 virus
Saccharomyces cerevisiae Ty2 virus
Saccharomyces cerevisiae Ty3 virus
Saccharomyces cerevisiae Ty4 virus
Saccharomyces cerevisiae Ty5 virus
Saccharomyces cerevisiae virus L-A
Saccharomyces cerevisiae virus LBCLa
Saccharum streak virus
Saffron latent virus
Saguaro cactus virus
Saguinine gammaherpesvirus 1
Saimiri boliviensis polyomavirus 1
Saimiri sciureus polyomavirus 1
Saimiriine alphaherpesvirus 1
Saimiriine betaherpesvirus 4
Saimiriine gammaherpesvirus 2
Saint Floris phlebovirus
Saint Louis encephalitis virus
Saint Valerien virus
Sakhalin orthonairovirus
Sakobuvirus A
Sal Vieja virus
Salanga phlebovirus
Salehabad phlebovirus
Salem salemvirus
Salinibacter virus M1EM1
Salinibacter virus M31CR41-2
Salinibacter virus M8CC19
Salinibacter virus M8CR30-2
Salinibacter virus M8CRM1
Salinibacter virus SRUTV1
Salinivibrio virus SMHB1
Salivirus A
Salmo aquaparamyxovirus
Salmon gillpox virus
Salmon isavirus
Salmon pancreas disease virus
Salmonella virus 118970sal2
Salmonella virus 123
Salmonella virus 329
Salmonella virus 36
Salmonella virus 38
Salmonella virus 3A8767
Salmonella virus 9NA
Salmonella virus AG11
Salmonella virus BP12A
Salmonella virus BP12B
Salmonella virus BP63
Salmonella virus BPS15Q2
Salmonella virus BPS17L1
Salmonella virus BPS17W1
Salmonella virus BSP161
Salmonella virus BTP1
Salmonella virus Chi
Salmonella virus Det7
Salmonella virus Ent1
Salmonella virus Epsilon15
Salmonella virus f18SE
Salmonella virus FelixO1
Salmonella virus Fels2
Salmonella virus FSL SP-058
Salmonella virus FSL SP-076
Salmonella virus FSLSP004
Salmonella virus FSLSP030
Salmonella virus FSLSP088
Salmonella virus GG32
Salmonella virus iEPS5
Salmonella virus IKe
Salmonella virus Jersey
Salmonella virus L13
Salmonella virus LSPA1
Salmonella virus Lumpael
Salmonella virus LVR16A
Salmonella virus Marshall
Salmonella virus Maynard
Salmonella virus Melville
Salmonella virus Mushroom
Salmonella virus NR01
Salmonella virus P22
Salmonella virus PHB07
Salmonella virus phSE2
Salmonella virus PM10
Salmonella virus PsP3
Salmonella virus PVPSE1
Salmonella virus RE2010
Salmonella virus S113
Salmonella virus S114
Salmonella virus S116
Salmonella virus S124
Salmonella virus S126
Salmonella virus S131
Salmonella virus S132
Salmonella virus S133
Salmonella virus S147
Salmonella virus S16
Salmonella virus Sasha
Salmonella virus SE1Kor
Salmonella virus SE1Spa
Salmonella virus SE2
Salmonella virus Seafire
Salmonella virus SEN1
Salmonella virus SEN34
Salmonella virus SEN4
Salmonella virus SEN8
Salmonella virus SETP13
Salmonella virus SETP3
Salmonella virus SETP7
Salmonella virus SFP10
Salmonella virus SG-JL2
Salmonella virus SH19
Salmonella virus SH9
Salmonella virus Shivani
Salmonella virus Si3
Salmonella virus SJ2
Salmonella virus SJ3
Salmonella virus SJ46
Salmonella virus SKML39
Salmonella virus SopEphi
Salmonella virus SP01
Salmonella virus SP069
Salmonella virus SP101
Salmonella virus SP116
Salmonella virus SP126
Salmonella virus SP3
Salmonella virus SP31
Salmonella virus SP6
Salmonella virus SPC35
Salmonella virus SPN19
Salmonella virus SPN1S
Salmonella virus SPN3US
Salmonella virus Spp16
Salmonella virus SS3e
Salmonella virus SSE121
Salmonella virus ST64T
Salmonella virus STG2
Salmonella virus Stitch
Salmonella virus STML131
Salmonella virus STML198
Salmonella virus STP4a
Salmonella virus Sw2
Salmonella virus UAB87
Salmonella virus Vi06
Salmonella virus ViI
Salmonella virus wksl3
Salmonella virus YSP2
Salmonella virus ZCSE2
Salmonid herpesvirus 1
Salmonid herpesvirus 2
Salmonid herpesvirus 3
Salmonid novirhabdovirus
Salmonlouse caligrhavirus
Salobo phlabovirus
Salterprovirus His1
Sambucus virus C
Sambucus virus D
Sambucus virus E
San Angelo orthobunyavirus
San Perlita virus
Sanfarnavirus 1
Sanfarnavirus 2
Sanfarnavirus 3
Sangassou orthohantavirus
Sango orthobunyavirus
Santabarbara arurhavirus
Santee-Cooper ranavirus
Sanxia mivirus
Sanxia sawastrivirus
Sanxia yingvirus
Sapelovirus A
Sapelovirus B
Sapporo virus
Sarcochilus virus Y
Satsuma nain virus
Saumarez Reef virus
Sauropus feuille curl virus
Sawgrass sawgrhavirus
 Scarabée: mivirus
Scale chute maladie virus
Scallion mosaïque virus
Scapularis ixovirus
Scarabée noir
Scheffersomyces segobiensis virus L
Schefflera ringspot virus
Schistocerca gregaria entomopoxvirus
Schistosoma semotivirus Sinbad
Schizosaccharomyces pombe Tf1 virus
Schizosaccharomyces pombe Tf2 virus
Schlumbergera virus X
Schmallenberg orthobunyavirus
Schmidt uukuvirus
Scille bleu: A
Schoolhouse hartmanivirus
Sclerotinia botoulivirus 2
Sclerotinia deltaflexivirus 1
Sclerotinia gemycircularvirus 1
Sclerotinia minor betaendornavirus 1
Sclerotinia sclerotimonavirus
Sclerotinia sclerotiorum betaendornavirus 1
Sclerotinia sclerotiorum debilitation-associated RNA virus
Sclerotinia scleroulivirus 1
Scoliodon scoliodonvirus
Scotophilus bat coronavirus 512
Scrophularia mottle virus
Sea lion mastadenovirus A
Sea otterpox virus
Sea trout perhabdovirus
Sectovirus 1
Seewis orhtohantavirus
Semliki Forest virus
Sena Madureira sripuvirus
Senecavirus A
Senecio yellow mosaic virus
Senegalvirus marseillevirus
Senna leaf curl virus
Seoul orthohantavirus
Sepik virus
Serinus canaria polyomavirus 1
Serra do Navio mammarenavirus 
Serra do Navio orthobunyavirus
Serratia virus 2050H2
Serratia virus BF
Serratia virus CHI14
Serratia virus IME250
Serratia virus MAM1
Serratia virus SM9-3Y
Sesame curly top virus
Sesbania mosaic virus
Shahe yingvirus
Shahe yuyuevirus
Shallot latent virus
Shallot virus X
Shallot jaune stripe virus
Shanbavirus A
Sharpbelly cultervirus
Shayang mivirus
Sheep associated gemycircularvirus 1
Sheep associated porprismacovirus 1
Sheep associated porprismacovirus 2
Sheep associated porprismacovirus 3
Sheeppox virus
Shewanella virus Spp001
Shewanella virus SppYZU05
Shigella virus 008
Shigella virus 7502Stx
Shigella virus A7
Shigella virus AG3
Shigella virus Buco
Shigella virus EP23
Shigella virus ISF001
Shigella virus POCJ13
Shigella virus pSf1
Shigella virus PSf2
Shigella virus Pss1
Shigella virus Sb1
Shigella virus Sd1
Shigella virus Sf12
Shigella virus Sf13
Shigella virus Sf14
Shigella virus Sf17
Shigella virus Sf21
Shigella virus Sf22
Shigella virus Sf24
Shigella virus Sf6
Shigella virus Sfin1
Shigella virus SfMu
Shigella virus SFN6B
Shigella virus SFPH2
Shigella virus SH6
Shigella virus SHBML501
Shigella virus Shfl1
Shigella virus Shfl2
Shigella virus SHSML45
Shigella virus SHSML521
Shigella virus SP18
Shigella virus SSP1
Shigella virus UTAM
Shigella virus VASD
Shigella virus ISF002
Shimoni bat lyssavirus
Shingleback nidovirus 1
Shrimp wenrivirus
Shuangao anphevirus
Shuangao insect virus 8
Shuangao insect-associated chrysovirus
Shuni orthobunyavirus
Sicilian phlebovirus
Sicinivirus A
Sida angular mosaic virus
Sida bright yellow mosaic virus
Sida chlorotic mottle virus
Sida chlorotic veine virus
Sida ciliaris dore mosaïque virus
Sida commune mosaïque virus
Sida Cuba alphasatellite
Sida doré mosaïque Braco virus
Sida doré mosaïque Brazil virus
Sida doré mosaïque Buckup virus
Sida doré mosaïque Costa Rica virus
Sida doré mosaïque Florida virus
Sida doré mosaïque Lara virus
Sida doré mosaïque virus
Sida doré mottle virus
Sida doré jaune spot virus
Sida doré jaune veine deltasatellite 1
Sida doré jaune veine deltasatellite 2
Sida doré jaune veine deltasatellite 3
Sida doré jaune veine virus
Sida feuille curl alphasatellite
Sida feuille curl virus
Sida micrantha mosaïque virus
Sida mosaïque Alagoas virus
Sida mosaïque Bolivia virus 1
Sida mosaïque Bolivia virus 2
Sida mosaïque Sinaloa virus
Sida mosaïque Alagoas virus
Sida mosaïque virus
Sida jaune blotch virus
Sida jaune leaf curl virus
Sida jaune mosaïque Alagoas virus
Sida jaune mosaïque Chine virus
Sida jaune mosaïque virus
Sida jaune mosaïque Yucatan virus
Sida jaune mosaïque virus
Sida jaune net virus
Sida jaune veine Vietnam alphasatellite
Sida jaune veine Vietnam virus
Sida jaune veine virus
Sidastrum doré feuille spot virus
Siegesbeckia jaune veine betasatellite
Siegesbeckia jaune veine Guangxi virus
Siegesbeckia jaune veine virus
Sieqvirus S42C7
Sierra Nevada nyavirus
Silverwater uukuvirus
Simbu orthobunyavirus
Simian immunodeficiency virus
Simian mastadenovirus A
Simian mastadenovirus B
Simian mastadenovirus C
Simian mastadenovirus D
Simian mastadenovirus E
Simian mastadenovirus F
Simian mastadenovirus G
Simian mastadenovirus H
Simian mastadenovirus I
Simian orthorubulavirus
Sin Nombre orthohantavirus
Sindbis virus
Singapore grouper iridovirus
Singe capucin: hepatitis B
Sinorhizobium virus M12
Sinorhizobium virus M7
Sinorhizobium virus N3
Sint-Jan onion latent virus
Sipunculid berhavirus
Sitke waterborne virus
Skua siadenovirus A
Skunk mastadenovirus A
Skunkpox virus
Slow bee paralysis virus
Small ruminant morbillivirus
Snail associated protobacilladnavirus 1
Snail associated protobacilladnavirus 2
Snake atadenovirus A
Snakehead novirhabdovirus
Snowshoe hare orthobunyavirus
Snyder-Theilen feline sarcoma virus
Sodalis virus SO1
Soja indonésien faire nain virus
Solanum mosaic Bolivia virus
Solanum nodiflorum mottle virus
Solanum tuberosum Tst1 virus
Solenopsis invicta virus 1
Solenopsis invicta virus 2
Solenopsis invicta virus 3
Solenopsis invicta virus 4
Solwezi mammarenavirus
Sonchus cytorhabdovirus 1
Sonchus yellow net betanucleorhabdovirus
Sophora yellow stunt alphasatellite 1
Sophora yellow stunt alphasatellite 2
Sophora yellow stunt alphasatellite 3
Sophora yellow stunt alphasatellite 4
Sophora yellow stunt alphasatellite 5
Sorex araneus coronavirus T14
Sorex araneus polyomavirus 1
Sorex coronatus polyomavirus 1
Sorex minutus polyomavirus 1
Sorghum chlorotic spot virus
Sorghum mosaic virus
Sororoca orthobunyavirus
Sosuga pararubulavirus
Souris mammarenavirus
South African cassava mosaic virus
Southern bean mosaic virus
Southern cowpea mosaic virus
Southern elephant seal virus
Southern rice black-streaked dwarf virus
Southern tomato virus
Southwest carbovirus
Sowbane mosaic virus
Sowthistle yellow vein betanucleorhabdovirus
Soybean associated gemycircularvirus 1
Soybean blistering mosaic virus
Soybean chlorotic blotch virus
Soybean chlorotic mottle virus
Soybean cyst nematode socyvirus
Soybean dwarf virus
Soybean latent spherical virus
Soybean mild mottle virus
Soybean mosaic virus
Soybean Putnam virus
Soybean scleroulivirus 1
Soybean scleroulivirus 2
Soybean vein necrosis orthotospovirus
Soybean yellow common mosaic virus
Soybean yellow mottle mosaic virus
Soybean-associated deltaflexivirus 1
Sparrowpox virus
Spartina mottle virus
Sparus aurata polyomavirus 1
Sphaeropsis sapinea RNA virus 1
Sphaeropsis sapinea RNA virus 2
Spheniscid alphaherpesvirus 1
Sphingobium virus Lacusarx
Sphingomonas virus Scott
Spider associated cyclovirus 1
Spider monkey simian foamy virus
Spider shaspivirus
Spikefish actinovirus
Spilanthes yellow vein virus
Spinach amalgavirus 1
Spinach curly top Arizona virus
Spinach latent virus
Spinach severe curly top virus
Spinach temperate virus
Spinach yellow vein virus
Spiraea yellow leafspot virus
Spiranthes mosaic virus 3
Spiroplasma virus C74
Spiroplasma virus R8A2B
Spiroplasma virus SkV1CR23x
Spiroplasma virus SpV4
Spiroplasma virus SVTS2
Spodoptera eridania nucleopolyhedrovirus
Spodoptera exempta nucleopolyhedrovirus
Spodoptera exigua iflavirus 1
Spodoptera exigua iflavirus 2
Spodoptera exigua multiple nucleopolyhedrovirus
Spodoptera frugiperda ascovirus 1a
Spodoptera frugiperda granulovirus
Spodoptera frugiperda multiple nucleopolyhedrovirus
Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus
Spodoptera litura granulovirus
Spodoptera litura nucleopolyhedrovirus
Sporobolus striate mosaic virus 1
Sporobolus striate mosaic virus 2
Spring beauty latent virus
Squamate dependoparvovirus 1
Squamate dependoparvovirus 2
Squash chlorotic leaf spot virus
Squash leaf curl China virus
Squash leaf curl Philippines virus
Squash leaf curl virus
Squash leaf curl Yunnan virus
Squash mild leaf curl virus
Squash mosaic virus
Squash vein yellowing virus
Squirrel associated cyclovirus 1
Squirrel fibroma virus
Squirrel mastadenovirus A
Squirrel monkey retrovirus
Squirrel monkey simian foamy virus
Squirrel respirovirus
Squirrelpox virus
Sri Lankan cassava mosaic virus
Sripur sripuvirus
St Croix River virus
Stachytarpheta leaf curl virus
Staphylococcus virus 108PVL
Staphylococcus virus 11
Staphylococcus virus 13
Staphylococcus virus 187
Staphylococcus virus 2638A
Staphylococcus virus 29
Staphylococcus virus 37
Staphylococcus virus 3a
Staphylococcus virus 42e
Staphylococcus virus 44AHJD
Staphylococcus virus 47
Staphylococcus virus 52a
Staphylococcus virus 53
Staphylococcus virus 55
Staphylococcus virus 66
Staphylococcus virus 69
Staphylococcus virus 71
Staphylococcus virus 77
Staphylococcus virus 80
Staphylococcus virus 80alpha
Staphylococcus virus 85
Staphylococcus virus 88
Staphylococcus virus 92
Staphylococcus virus 96
Staphylococcus virus Andhra
Staphylococcus virus BP39
Staphylococcus virus BS1
Staphylococcus virus BS2
Staphylococcus virus CNPH82
Staphylococcus virus CSA13
Staphylococcus virus EW
Staphylococcus virus G1
Staphylococcus virus G15
Staphylococcus virus GRCS
Staphylococcus virus IPLA35
Staphylococcus virus IPLA5
Staphylococcus virus IPLA7
Staphylococcus virus IPLA88
Staphylococcus virus IPLAC1C
Staphylococcus virus JD7
Staphylococcus virus K
Staphylococcus virus MCE2014
Staphylococcus virus P108
Staphylococcus virus Pabna
Staphylococcus virus PH15
Staphylococcus virus phi12
Staphylococcus virus phiAGO13
Staphylococcus virus phiETA
Staphylococcus virus phiETA2
Staphylococcus virus phiETA3
Staphylococcus virus phiMR11
Staphylococcus virus phiMR25
Staphylococcus virus phiNM1
Staphylococcus virus phiNM2
Staphylococcus virus phiNM4
Staphylococcus virus phiSLT
Staphylococcus virus PSa3
Staphylococcus virus QT1
Staphylococcus virus Remus
Staphylococcus virus Rodi
Staphylococcus virus S24-1
Staphylococcus virus S25-4
Staphylococcus virus S253
Staphylococcus virus SA11
Staphylococcus virus SA12
Staphylococcus virus SAP2
Staphylococcus virus SAP26
Staphylococcus virus Sb1
Staphylococcus virus SCH1
Staphylococcus virus SEP1
Staphylococcus virus SEP9
Staphylococcus virus Sextaec
Staphylococcus virus SLPW
Staphylococcus virus SscM1
Staphylococcus virus St134
Staphylococcus virus Stau2
Staphylococcus virus Twort
Staphylococcus virus X2
Starling associated gemygorvirus 1
Starling circovirus
Starlingpox virus
Stenotrophomonas virus DLP5
Stenotrophomonas virus IME13
Stenotrophomonas virus IME15
Stenotrophomonas virus PSH1
Stenotrophomonas virus SMA6
Stenotrophomonas virus SMA7
Stenotrophomonas virus SMA9
Stenotrophomonas virus Smp131
Stocky prune virus
Stopalavirus S38C3
Strawberry chlorotic fleck-associated virus
Strawberry crinkle cytorhabdovirus
Strawberry latent ringspot virus
Strawberry mild yellow edge virus
Strawberry mottle virus
Strawberry necrotic shock virus
Strawberry pallidosis-associated virus
Strawberry pseudo mild yellow edge virus
Strawberry vein banding virus
Strepomyces virus Drgrey
Strepomyces virus Rima
Streptocarpus flower break virus
Streptococcus virus 2972
Streptococcus virus 7201
Streptococcus virus 858
Streptococcus virus ALQ132
Streptococcus virus C1
Streptococcus virus Cp1
Streptococcus virus Cp7
Streptococcus virus DT1
Streptococcus virus O1205
Streptococcus virus phiAbc2
Streptococcus virus Sfi11
Streptococcus virus Sfi19
Streptococcus virus Sfi21
Streptococcus virus SPQS1
Streptomyces virus Aaronocolus
Streptomyces virus AbbeyMikolon
Streptomyces virus Amela
Streptomyces virus Attoomi
Streptomyces virus Austintatious
Streptomyces virus Bing
Streptomyces virus Caliburn
Streptomyces virus Danzina
Streptomyces virus Darolandstone
Streptomyces virus ELB20
Streptomyces virus Hiyaa
Streptomyces virus Hydra
Streptomyces virus Ididsumtinwong
Streptomyces virus Izzy
Streptomyces virus Jay2Jay
Streptomyces virus Lannister
Streptomyces virus Lika
Streptomyces virus Lilbooboo
Streptomyces virus Mildred21
Streptomyces virus NootNoot
Streptomyces virus PapayaSalad
Streptomyces virus Paradiddles
Streptomyces virus Peebs
Streptomyces virus phiBT1
Streptomyces virus phiC31
Streptomyces virus phiCAM
Streptomyces virus phiHau3
Streptomyces virus Picard
Streptomyces virus R4
Streptomyces virus Raleigh
Streptomyces virus Rowa
Streptomyces virus Samisti12
Streptomyces virus Scap1
Streptomyces virus Sujidade
Streptomyces virus TG1
Streptomyces virus TP1604
Streptomyces virus Vash
Streptomyces virus YDN12
Streptomyces virus Zemlya
Striated antennavirus
Strider striwavirus
Striped jack nervous necrosis virus
Stupnyavirus KM16C193
Sturgeon ichtadenovirus A
Sturnira lilium polyomavirus 1
Suakwa aphid-borne yellows virus
Subterranean clover mottle virus
Subterranean clover stunt alphasatellite 1
Subterranean clover stunt alphasatellite 2
Subterranean clover stunt virus
Sucra jujuba nucleopolyhedrovirus
Sudan ebolavirus
Sudan watermelon mosaic virus
Suffolk mivirus
Sugarcane bacilliform Guadeloupe A virus
Sugarcane bacilliform Guadeloupe D virus
Sugarcane bacilliform IM virus
Sugarcane bacilliform MO virus
Sugarcane chlorotic streak virus
Sugarcane mosaic virus
Sugarcane streak Egypt virus
Sugarcane streak mosaic virus
Sugarcane streak Reunion virus
Sugarcane streak virus
Sugarcane striate mosaic-associated virus
Sugarcane striate virus
Sugarcane white streak virus
Sugarcane yellow leaf virus
Suid alphaherpesvirus 1
Suid betaherpesvirus 2
Suid gammaherpesvirus 3
Suid gammaherpesvirus 4
Suid gammaherpesvirus 5
Sulfolobus alphaportoglobovirus 1
Sulfolobus ellipsoid virus 1
Sulfolobus islandicus filamentous virus
Sulfolobus islandicus rod-shaped virus 1
Sulfolobus islandicus rod-shaped virus 2
Sulfolobus newzealandicus droplet-shaped virus
Sulfolobus spindle-shaped virus 1
Sulfolobus spindle-shaped virus 2
Sulfolobus spindle-shaped virus 4
Sulfolobus spindle-shaped virus 5
Sulfolobus spindle-shaped virus 6
Sulfolobus spindle-shaped virus 7
Sulfolobus spindle-shaped virus 8
Sulfolobus spindle-shaped virus 9
Sulfolobus turreted icosahedral virus 1
Sulfolobus turreted icosahedral virus 2
Suncus murinus coronavirus X74
Sunflower chlorotic mottle virus
Sunflower leaf curl Karnataka alphasatellite
Sunflower mild mosaic virus
Sunflower mosaic virus
Sunflower ring blotch virus
Sunguru sunrhavirus
Sunn hemp leaf distortion virus
Sunn-hemp mosaic virus
Swan circovirus
Sweet clover necrotic mosaic virus
Sweet potato C6 virus
Sweet potato chlorotic fleck virus
Sweet potato chlorotic stunt virus
Sweet potato collusive virus
Sweet potato feathery mottle virus
Sweet potato golden vein Korea virus
Sweet potato latent virus
Sweet potato leaf curl Canary virus
Sweet potato leaf curl China virus
Sweet potato leaf curl deltasatellite 1
Sweet potato leaf curl deltasatellite 2
Sweet potato leaf curl deltasatellite 3
Sweet potato leaf curl Georgia virus
Sweet potato leaf curl Guangxi virus
Sweet potato leaf curl Henan virus
Sweet potato leaf curl Hubei virus
Sweet potato leaf curl Sao Paulo virus
Sweet potato leaf curl Shandong virus
Sweet potato leaf curl Sichuan virus 1
Sweet potato leaf curl Sichuan virus 2
Sweet potato leaf curl South Carolina virus
Sweet potato leaf curl virus
Sweet potato leaf speckling virus
Sweet potato mild mottle virus
Sweet potato mild speckling virus
Sweet potato mosaic virus
Sweet potato pakakuy virus
Sweet potato symptomless virus 1
Sweet potato vein clearing virus
Sweet potato virus 2
Sweet potato virus C
Sweet potato virus G
Sweetwater Branch tibrovirus
Swinepox virus
Switchgrass mosaic-associated virus
Symapivirus A
Synechoccus virus SP4
Synechococcus STIP37
Synechococcus virus AC2014fSyn7803C8
Synechococcus virus ACG2014bSyn7803C61
Synechococcus virus ACG2014bSyn9311C4
Synechococcus virus ACG2014f
Synechococcus virus ACG2014fSyn7803US26
Synechococcus virus Bellamy
Synechococcus virus P60
Synechococcus virus PSSP2
Synechococcus virus SB28
Synechococcus virus SCAM1
Synechococcus virus SCAM3
Synechococcus virus SCAM7
Synechococcus virus SCAM9
Synechococcus virus SCBP2
Synechococcus virus SCBP3
Synechococcus virus SCBP4
Synechococcus virus SCBP42
Synechococcus virus SCBWM1
Synechococcus virus SIOM18
Synechococcus virus SMbCM100
Synechococcus virus SMbCM6
Synechococcus virus SPM2
Synechococcus virus SRIM12-01
Synechococcus virus SRIM12-06
Synechococcus virus SRIM12-08
Synechococcus virus SRIM2
Synechococcus virus SRIM44
Synechococcus virus SRIM50
Synechococcus virus SRIM8
Synechococcus virus SRIP1
Synechococcus virus SRIP2
Synechococcus virus SShM2
Synechococcus virus SSKS1
Synechococcus virus SSM1
Synechococcus virus ST4
Synechococcus virus STIM4
Synechococcus virus STIM5
Synechococcus virus SWAM2
Synechococcus virus Syn19
Synechococcus virus Syn30
Synechococcus virus Syn5
Synedrella leaf curl alphasatellite
Synedrella yellow vein clearing virus
Synetaeris tenuifemur ichnovirus
Syngnathid ichthamaparvovirus 1
Synodus synodonvirus

T

Tabanidae horwuvirus
Tacaiuma orthobunyavirus
Tacaribe mammarenavirus
Tacheng arlivirus
Tacheng uukuvirus
Tahyna orthobunyavirus
Tai Forest coltivirus
Tai Forest ebolavirus
Tai Forest hepatitis B virus
Tai herbevirus
Tailam jeilongvirus
Taiwan bat lyssavirus
Taiwanese macaque simian foamy virus
Taiyuan mivirus
Takifugu rubripes Sushi virus
Takifugu rubripes Suzu virus
Tall oatgrass mosaic virus
Tamarillo leaf malformation virus
Tamdy orthonairovirus
Tamiami mammarenavirus
Tamus red mosaic virus
Tanapox virus
Tapara phlebovirus
Tapeworm tapwovirus
Tapirape pacuvirus
Mosaïque du taro (Potyviridae : Phytovirus)
Taro bacilliform CH virus
Taro bacilliform virus
Taro vein chlorosis alphanucleorhabdovirus
Tarumizu coltivirus
Tataguine orthobunyavirus
Taterapox virus
Taura syndrome virus
Tea plant necrotic ring blotch virus
Tehran phlebovirus
Telfairia golden mosaic virus
Telfairia mosaic virus
Tellina virus
Tellina virus 1
Telosma mosaic virus
Tembusu virus
Tensaw orthobunyavirus
Tent-making bat hepatitis B virus
Teschovirus A
Teschovirus B
Testudine orthoreovirus
Testudinid alphaherpesvirus 3
Tete orthobunyavirus
Tetrasphaera virus TJE1
Tetterwort vein chlorosis virus
Teviot pararubulavirus
Thailand orthohantavirus
Thermoproteus tenax spherical virus 1
Thermoproteus tenax virus 1
Thermus virus IN93
Thermus virus OH3
Thermus virus P23-45
Thermus virus P23-77
Thermus virus P74-26
Thetaarterivirus kafuba
θ-arterivirus mikelba 1
Thiafora orthonairovirus
Thimiri orthobunyavirus
Thin paspalum asymptomatic virus
Thistle mottle virus
Thogoto thogotovirus
Thosea asigna virus
Thottopalayam thottimvirus
Thunberg fritillary mosaic virus
Thysanoplusia orichalcea nucleopolyhedrovirus
Tibetan frog hepatitis B virus
Tibrogargan tibrovirus
Tick associated circovirus 1
Tick associated circovirus 2
Tick-borne encephalitis virus
Tico phebovirus
Tiger puffer nervous necrosis virus
Tigray orthohantavirus
Tilapia tilapinevirus
Timboteua orthobunyavirus
 Maladie de Tinangaja
Tioman pararubulavirus
Tobacco albetovirus 1
Tobacco albetovirus 2
Tobacco albetovirus 3
Tobacco bushy top virus
Tobacco curly shoot alphasatellite
Tobacco curly shoot betasatellite
Tobacco curly shoot virus
Tobacco etch virus
Tobacco latent virus
Tobacco leaf curl betasatellite
Tobacco leaf curl Comoros virus
Tobacco leaf curl Cuba virus
Tobacco leaf curl Dominican Republic virus
Tobacco leaf curl Japan betasatellite
Tobacco leaf curl Patna betasatellite
Tobacco leaf curl Pusa virus
Tobacco leaf curl Thailand virus
Tobacco leaf curl Yunnan virus
Tobacco leaf curl Zimbabwe virus
Tobacco leaf rugose virus
Tobacco mild green mosaic virus
Tobacco mosaic virus
Tobacco mosqueado virus
Tobacco mottle leaf curl virus
Tobacco mottle virus
Tobacco necrosis virus A
Tobacco necrosis virus D
Tobacco necrotic dwarf virus
Tobacco rattle virus
Tobacco ringspot virus
Tobacco streak virus
Tobacco vein banding mosaic virus
Tobacco vein clearing virus
Tobacco vein distorting virus
Tobacco vein mottling virus
Tobacco virtovirus 1
Tobacco virus 1
Tobacco yellow crinkle virus
Tobacco yellow dwarf virus
Tolypocladium cylindrosporum virus 1
Tomato apical stunt viroid
Tomato aspermy virus
Tomato black ring virus
Tomato blistering mosaic tymovirus
Tomato bright yellow mosaic virus
Tomato bright yellow mottle virus
Tomato brown rugose fruit virus
Tomato bushy stunt virus
Tomato chino La Paz virus
Tomato chlorosis virus
Tomato chlorotic dwarf viroid
Tomato chlorotic leaf curl virus
Tomato chlorotic leaf distortion virus
Tomato chlorotic mottle Guyane virus
Tomato chlorotic mottle virus
Tomato chlorotic spot orthotospovirus
Tomato common mosaic virus
Tomato curly stunt virus
Tomato dwarf leaf virus
Tomato enation leaf curl virus
Tomato golden leaf distortion virus
Tomato golden leaf spot virus
Tomato golden mosaic virus
Tomato golden mottle virus
Tomato golden vein virus
Tomato infectious chlorosis virus
Tomato interveinal chlorosis virus
Tomato latent virus
Tomato leaf curl Anjouan virus
Tomato leaf curl Arusha virus
Tomato leaf curl Bangalore betasatellite
Tomato leaf curl Bangalore virus
Tomato leaf curl Bangladesh betasatellite
Tomato leaf curl Bangladesh virus
Tomato leaf curl betasatellite
Tomato leaf curl Buea alphasatellite
Tomato leaf curl Burkina Faso virus
Tomato leaf curl Cameroon alphasatellite
Tomato leaf curl Cebu virus
Tomato leaf curl China betasatellite
Tomato leaf curl China virus
Tomato leaf curl Comoros virus
Tomato leaf curl deltasatellite
Tomato leaf curl Diana virus
Tomato leaf curl Gandhinagar betasatellite
Tomato leaf curl Ghana virus
Tomato leaf curl Guangdong virus
Tomato leaf curl Guangxi virus
Tomato leaf curl Gujarat virus
Tomato leaf curl Hainan virus
Tomato leaf curl Hanoi virus
Tomato leaf curl Hsinchu virus
Tomato leaf curl Iran virus
Tomato leaf curl Japan virus
Tomato leaf curl Java betasatellite
Tomato leaf curl Java virus
Tomato leaf curl Joydebpur betasatellite
Tomato leaf curl Joydebpur virus
Tomato leaf curl Karnataka virus
Tomato leaf curl Karnataka virus 2
Tomato leaf curl Karnataka virus 3
Tomato leaf curl Kerala virus
Tomato leaf curl Laguna betasatellite
Tomato leaf curl Laos betasatellite
Tomato leaf curl Laos virus
Tomato leaf curl Liwa virus
Tomato leaf curl Madagascar virus
Tomato leaf curl Mahe virus
Tomato leaf curl Malaysia betasatellite
Tomato leaf curl Malaysia virus
Tomato leaf curl Mali virus
Tomato leaf curl Mindanao virus
Tomato leaf curl Moheli virus
Tomato leaf curl Namakely virus
Tomato leaf curl Nepal betasatellite
Tomato leaf curl New Delhi alphasatellite
Tomato leaf curl New Delhi virus
Tomato leaf curl New Delhi virus 2
Tomato leaf curl New Delhi virus 4
Tomato leaf curl New Delhi virus 5
Tomato leaf curl Nigeria virus
Tomato leaf curl Pakistan alphasatellite
Tomato leaf curl Palampur virus
Tomato leaf curl Patna betasatellite
Tomato leaf curl Patna virus
Tomato leaf curl Philippine betasatellite
Tomato leaf curl Philippines virus
Tomato leaf curl Pune virus
Tomato leaf curl purple vein virus
Tomato leaf curl Rajasthan virus
Tomato leaf curl Seychelles virus
Tomato leaf curl Sinaloa virus
Tomato leaf curl Sri Lanka betasatellite
Tomato leaf curl Sri Lanka virus
Tomato leaf curl Sudan virus
Tomato leaf curl Sulawesi virus
Tomato leaf curl Taiwan virus
Tomato leaf curl Tanzania virus
Tomato leaf curl Toliara virus
Tomato leaf curl Uganda virus
Tomato leaf curl Vietnam virus
Tomato leaf curl Virudhunagar alphasatellite
Tomato leaf curl virus
Tomato leaf curl Yemen betasatellite
Tomato leaf deformation virus
Tomato leaf distortion virus
Tomato marchitez virus
Tomato mild mosaic virus
Tomato mild mottle virus
Tomato mild yellow leaf curl Aragua virus
Tomato mosaic Havana virus
Tomato mosaic virus
Tomato mottle leaf curl virus
Tomato mottle mosaic virus
Tomato mottle Taino virus
Tomato mottle virus
Tomato mottle wrinkle virus
Tomato necrotic streak virus
Tomato necrotic stunt virus
Tomato planta macho viroid
Tomato pseudo-curly top virus
Tomato ringspot virus
Tomato rugose mosaic virus
Tomato rugose yellow leaf curl virus
Tomato severe leaf curl Kalakada virus
Tomato severe leaf curl virus
Tomato severe rugose virus
Tomato spotted wilt orthotospovirus
Tomato torrado virus
Tomato twisted leaf virus
Tomato wrinkled mosaic virus
Tomato yellow leaf curl Axarquia virus
Tomato yellow leaf curl China alphasatellite
Tomato yellow leaf curl China betasatellite
Tomato yellow leaf curl China virus
Tomato yellow leaf curl Guangdong virus
Tomato yellow leaf curl Indonesia virus
Tomato yellow leaf curl Kanchanaburi virus
Tomato yellow leaf curl Malaga virus
Tomato yellow leaf curl Mali virus
Tomato yellow leaf curl Rajasthan betasatellite
Tomato yellow leaf curl Sardinia virus
Tomato yellow leaf curl Shandong betasatellite
Tomato yellow leaf curl Shuangbai virus
Tomato yellow leaf curl Thailand alphasatellite
Tomato yellow leaf curl Thailand betasatellite
Tomato yellow leaf curl Thailand virus
Tomato yellow leaf curl Vietnam betasatellite
Tomato yellow leaf curl Vietnam virus
Tomato yellow leaf curl virus
Tomato yellow leaf curl Yunnan alphasatellite
Tomato yellow leaf curl Yunnan betasatellite
Tomato yellow leaf curl Yunnan virus
Tomato yellow leaf distortion deltasatellite 1
Tomato yellow leaf distortion deltasatellite 2
Tomato yellow leaf distortion virus
Tomato yellow margin leaf curl virus
Tomato yellow mottle virus
Tomato yellow mottle-associated cytorhabdovirus
Tomato yellow ring orthotospovirus
Tomato yellow spot alphasatellite
Tomato yellow spot virus
Tomato yellow vein streak virus
Tomato zonate spot orthotospovirus
Tonate virus
Tongilchon ohlsrhavirus
Torchivirus A
Toros phlebovirus
Torque teno canis virus
Torque teno douroucouli virus
Torque teno equus virus 1
Torque teno felis virus
Torque teno felis virus 2
Torque teno midi virus 1
Torque teno midi virus 10
Torque teno midi virus 11
Torque teno midi virus 12
Torque teno midi virus 13
Torque teno midi virus 14
Torque teno midi virus 15
Torque teno midi virus 2
Torque teno midi virus 3
Torque teno midi virus 4
Torque teno midi virus 5
Torque teno midi virus 6
Torque teno midi virus 7
Torque teno midi virus 8
Torque teno midi virus 9
Torque teno mini virus 1
Torque teno mini virus 10
Torque teno mini virus 11
Torque teno mini virus 12
Torque teno mini virus 2
Torque teno mini virus 3
Torque teno mini virus 4
Torque teno mini virus 5
Torque teno mini virus 6
Torque teno mini virus 7
Torque teno mini virus 8
Torque teno mini virus 9
Torque teno seal virus 1
Torque teno seal virus 2
Torque teno seal virus 3
Torque teno seal virus 4
Torque teno seal virus 5
Torque teno seal virus 8
Torque teno seal virus 9
Torque teno sus virus 1a
Torque teno sus virus 1b
Torque teno sus virus k2a
Torque teno sus virus k2b
Torque teno tamarin virus
Torque teno tupaia virus
Torque teno virus 1
Torque teno virus 10
Torque teno virus 11
Torque teno virus 12
Torque teno virus 13
Torque teno virus 14
Torque teno virus 15
Torque teno virus 16
Torque teno virus 17
Torque teno virus 18
Torque teno virus 19
Torque teno virus 2
Torque teno virus 20
Torque teno virus 21
Torque teno virus 22
Torque teno virus 23
Torque teno virus 24
Torque teno virus 25
Torque teno virus 26
Torque teno virus 27
Torque teno virus 28
Torque teno virus 29
Torque teno virus 3
Torque teno virus 4
Torque teno virus 5
Torque teno virus 6
Torque teno virus 7
Torque teno virus 8
Torque teno virus 9
Torque teno zalophus virus 1
Toscana phlebovirus
Tottorivirus A
Tradescantia mild mosaic virus
Trager duck spleen necrosis virus
Trailing lespedeza virus 1
Tranosema rostrale bracovirus
Tree shrew mastadenovirus A
Trefoil betanucleorhabdovirus
Treisdeltapapillomavirus 1
Treisepsilonpapillomavirus 1
Treisetapapillomavirus 1
Treisiotapapillomavirus 1
Treiskappapapillomavirus 1
Treisthetapapillomavirus 1
Treiszetapapillomavirus 1
Trematomus bernacchii polyomavirus 1
Trematomus pennellii polyomavirus 1
Tremovirus A
Tremovirus B
Tres Almendras phlebovirus
Triatoma virus
Tribolium castaneum Woot virus
Trichomonas vaginalis virus 1
Trichomonas vaginalis virus 2
Trichomonas vaginalis virus 3
Trichomonas vaginalis virus 4
Trichoplusia ni ascovirus 2a
Trichoplusia ni granulovirus
Trichoplusia ni single nucleopolyhedrovirus
Trichoplusia ni TED virus
Trichoplusia ni virus
Tripneustis gratilla SURL virus
Triticum aestivum WIS2 virus
Triticum mosaic virus
Triumfetta yellow mosaic virus
Trivittatus orthobunyavirus
Trocara virus
Tropical soda apple mosaic virus
Tropivirus A
Tsukamurella virus TIN2
Tsukamurella virus TIN3
Tsukamurella virus TIN4
Tuber aestivum betaendornavirus
Tuber aestivum virus 1
Tuberose mild mosaic virus
Tuberose mild mottle virus
Tuhoko pararubulavirus 1
Tuhoko pararubulavirus 2
Tuhoko pararubulavirus 3
Tula orthohantavirus
Tulare apple mosaic virus
Tulip breaking virus
Tulip mild mottle mosaic ophiovirus
Tulip mosaic virus
Tulip virus X
Tunisvirus
Tupaia belangeri polyomavirus 1
Tupaia narmovirus
Tupaia tupavirus
Tupaiid betaherpesvirus 1
Turkey associated porprismacovirus 1
Turkey aviadenovirus B
Turkey aviadenovirus C
Turkey aviadenovirus D
Turkey siadenovirus A
Turkeypox virus
Turlock orthobunyavirus
Turnip crinkle virus
Turnip curly top virus
Turnip leaf roll virus
Turnip mosaic virus
Turnip rosette virus
Turnip vein-clearing virus
Turnip yellow mosaic virus
Turnip yellows virus
Turrinivirus 1
Turuna phlebovirus
Twisted-stalk chlorotic streak virus
Tylonycteris bat coronavirus HKU4
Tyuleniy virus

U

Uganda S virus
Ugandan cassava brown streak virus
Ullucus mild mottle virus
Ullucus virus C
Umatilla virus
Una virus
Ungulate bocaparvovirus 1
Ungulate bocaparvovirus 2
Ungulate bocaparvovirus 3
Ungulate bocaparvovirus 4
Ungulate bocaparvovirus 5
Ungulate bocaparvovirus 6
Ungulate bocaparvovirus 7
Ungulate bocaparvovirus 8
Ungulate chaphamaparvovirus 1
Ungulate copiparvovirus 1
Ungulate copiparvovirus 2
Ungulate copiparvovirus 3
Ungulate copiparvovirus 4
Ungulate copiparvovirus 5
Ungulate copiparvovirus 6
Ungulate erythroparvovirus 1
Ungulate protoparvovirus 1
Ungulate protoparvovirus 2
Ungulate tetraparvovirus 1
Ungulate tetraparvovirus 2
Ungulate tetraparvovirus 3
Ungulate tetraparvovirus 4
UR2 sarcoma virus
Urbanus proteus nucleopolyhedrovirus
Uriurana phlebovirus
Urochloa hoja blanca tenuivirus
Urochloa streak virus
Urucuri phlebovirus
Ustilago maydis virus H1
Usutu virus
Utinga orthobunyavirus
Uukuniemi uukuvirus

V

Vaccinia
Vaccinium sect. Cyanococcus ⇔ Myrtille (Per Axel Rydberg)
A
coup
feuille tache
 frut chute
le lacet de chaussures
latent
latent spherique
mosaïque - ophiovirus
necrotique tache tache
rouge tache d'anneau
roussir ⇔ dessécher
Vallota mosaic
Vanille : 
distorsion mosaique
latent
X
Vaprio ledantevirus
Variole
Varroa destructor 1
Velvet bean or mosaique
Velvet bean severe mosaique
Velvet tobacco mottle 
Venezuelan equine encephalitis 
Verbena : 
latent
Y
Vernonia : 
gondoler
jaune veine: 
betasatellite
Fujian
alphasatellite
betasatellite
Verticillium dahliae chrysovirus 1
Vesicular exanthema of swine
Vespertilionid gammaherpesvirus 1
Vibrio: 
48B1, 51A6, 51A7, 52B1
A318, Aphrodite1, AS51
Canoe, Ceto, CTXphi, Cyclit
fs1, fs2
ICP3
JSF10, JSF12, JSF7
K139, Kappa, KF1, KF2, KSF1, KVP40
MAR, MAR10
N4, nt1
OWB
PG07, phi3, pTD1, PV94, pVp1
SSP002
Thalassa
ValKK3, Vc1, VC8, VCY, VEN, Vf33, VFJ, VfO3K6, VGJ, VHML, VP2, VP4, VP4B, VP5, VP585, Vp670, VP882, VP93, VpV262, VspSw1
Vicia : 
cryptique
M
faba alphaendornavirus
Vicugna pacos polyomavirus 1
Vientovirus
Vigna yellow mosaic
Vinca leaf curl
Viola phlebovirus
Viper retrovirus
Visna-maëdi
Vitis Australien : viroid ⇒ - (apscaviroids, (Habili))
Voandzeia necrotic mosaic
Volepox
Volvox : carteri Lueckenbuesser, Osser
Votkovvirus S28C10

W

Wad Medani
Walkabout sunrhavirus
Wallal
Walleye dermal sarcoma
Walleye epidermal hyperplasia 1
Walleye epidermal hyperplasia 2
Warrego
Wasabi mottle
Waterbird 1 orthobornavirus
Watermelon bud necrosis orthotospovirus
Watermelon chlorotic stunt
Watermelon leaf mottle
Watermelon mosaic
Watermelon silver mottle orthotospovirus
Watermelon A
Weddel waterborne 
Wenling crustavirus
Wenling mivirus
Wenzhou crustavirus
Wenzhou mammarenavirus
Wenzhou yingvirus
Wesselsbron
West Caucasian bat lyssavirus
Western chimpanzee simian foamy
Western equine encephalitis
Western kangaroopox
Whataroa
White bream
White clover cryptique1
White clover cryptique 2
White clover cryptique 3
White clover mosaic
White spot syndrome
White sucker hepatitis B
White-eye coronavirus HKU16
White-tufted-ear marmoset simian foamy
Whitefly associated Guatemala alphasatellite 1
Whitefly associated Guatemala alphasatellite 2
Whitefly associated Puerto Rico alphasatellite 1
Whitefly-associated begomovirus 1
Whitefly-associated begomovirus 2
Whitefly-associated begomovirus 3
Whitefly-associated begomovirus 4
Whitefly-associated begomovirus 6
Whitefly-associated begomovirus 7
Whitewater Arroyo mammarenavirus
Wigeon coronavirus HKU20
Wild cucumber mosaic
Wild melon banding
Wild onion symptomless
Wild potato mosaic
Wild tomato mosaic
Wild Vitis latent
Winged bean alphaendornavirus 1
Wiseana signata nucleopolyhedrovirus
Wissadula golden mosaic
Wissadula yellow mosaic
Wisteria badnavirus 1
Wisteria vein mosaic
Witwatersrand orthobunyavirus
Wolkberg orthobunyavirus
Wongabel hapavirus
Wongorr
Woodchuck hepatitis
Woodlouse peropuvirus
Woolly monkey hepatitis B
Woolly monkey sarcoma virus
Wound tumor
Wuchang arlivirus
Wuchang cockroach orthophasmavirus 1
Wuhan 4 insect cytorhabdovirus
Wuhan 5 insect cytorhabdovirus
Wuhan 6 insect cytorhabdovirus
Wuhan ledantevirus
Wuhan mivirus
Wuhan mosquito orthophasmavirus 1
Wuhan mosquito orthophasmavirus 2
Wuhan yingvirus
Wutai mosquito phasivirus
Wyeomyia orthobunyavirus

X

Xanthomonas Carpasina
Xanthomonas Cf1c
Xanthomonas CP1
Xanthomonas f20
Xanthomonas f30
Xanthomonas OP1
Xanthomonas OP2
Xanthomonas PhiL7
Xanthomonas XAJ24
Xanthomonas Xc10
Xanthomonas XcP1
Xanthomonas Xf109
Xanthomonas Xop411
Xanthomonas Xp10
Xanthophyllomyces dendrorhous L1A
Xanthophyllomyces dendrorhous L1B
Xapuri mammarenavirus
Xestia c-nigrum granulovirus
Xiburema arurhavirus
Xilang striavirus
Xincheng anphevirus
Xingshan alphanemrhavirus
Xinzhou alphanemrhavirus
Xinzhou mivirus
Xinzhou yingvirus
Xylella Prado
Xylella Salvo
Xylella Sano

Y

Y73 sarcoma virus
Yaba monkey tumor virus
Yacon necrotic mottle virus
Yakeshi orthohantavirus
Yam chlorotic mosaic virus
Yam chlorotic necrosis virus
Yam latent virus
Yam mild mosaic virus
Yam mosaic virus
Yam spherical virus
Yam virus X
Yambean mosaic virus
Yaounde virus
Yata ephemerovirus
Yellow fever virus
Yellow head virus
Yellow oat grass mosaic virus
Yellow tailflower mild mottle virus
Yellow-breasted capuchin simian foamy virus
Yellowtail ascites virus
Yerba mate alphaendornavirus
Yerba mate chlorosis-associated cytorhabdovirus
Yersinia virus AP10
Yersinia virus AP5
Yersinia virus Berlin
Yersinia virus D1
Yersinia virus fHeYen301
Yersinia virus fPS53
Yersinia virus fPS54ocr
Yersinia virus fPS59
Yersinia virus fPS9
Yersinia virus ISAO8
Yersinia virus L413C
Yersinia virus Phi80-18
Yersinia virus phiR201
Yersinia virus PST
Yersinia virus PYPS50
Yersinia virus R1RT
Yersinia virus R8-01
Yersinia virus TG1
Yersinia virus YeF10
Yersinia virus Yen9-04
Yersinia virus YeO3-12
Yersinia virus Yepe2
Yersinia virus Yepf
Yersinia virus YpPY
Yersinia virus YpsPG
Yichang insect goukovirus
Yokapox virus
Yokose virus
Yongjia ledantevirus
Yongjia uukuvirus
Youcai mosaic virus
Yug Bogdanovac vesiculovirus
Yunnan orbivirus

Z

Zahedan : 
zarhavirus
Zaire : 
ebolavirus
 Zaliv Terpeniya :
 uukuvirus
Zalophus californianus 
polyomavirus 1
Zantedeschia : 
chlorotique tache orthotospovirus 
latent  
mild mosaique
Zea mays : 
Hopscotch 
mosaique
Opie2 
Prem2 
Sto4 
Zegla orthobunyavirus
Zerdali phlebovirus
Zoostera marina : amalgavirus,1,2
Zurich : 
hartmanivirus
Zygocactus : 
X
Zygosaccharomyces bailii Z

Notes et références 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5953381/

https://talk.ictvonline.org/ictv-reports/ictv_online_report/positive-sense-rna-viruses/w/picornaviridae/1223/genus-aalivirus

Professeur Catherine Neuwirth http://www.ifsidijon.info/v2/wp-content/uploads/2015/09/2016-Les-agents-infectieux.pdf (Institut de formation en soins infirmiers - http://www.ifsidijon.info/v2/)

Virus
Liste